До списку лускокрилих Румунії віднесено денних метеликів і молі, що були зареєстровані у Румунії .

Згідно з останніми оцінками, існує 3 847 видів лускокрилих із 77 родин, що зустрічаються на території Румунії .

Денні метелики

Головчаки (Hesperiidae) 

 Carcharodus floccifera (Zeller, 1847)
 Carcharodus lavatherae (Esper, 1783)
 Carcharodus orientalis Reverdin, 1913
 Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771)
 Erynnis tages (Linnaeus, 1758) — Головчак Таґес
 Hesperia comma (Linnaeus, 1758)
 Heteropterus morpheus (Pallas, 1771)
 Muschampia cribrellum (Eversmann, 1841)
 Muschampia tessellum (Hübner, 1803)
 Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)
 Pyrgus alveus (Hübner, 1803)
 Pyrgus armoricanus (Oberthür, 1910)
 Pyrgus cacaliae (Rambur, 1839)
 Pyrgus carthami (Hübner, 1813)
 Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758)
 Pyrgus serratulae (Rambur, 1839)
 Pyrgus sidae (Esper, 1784)
 Spialia orbifer (Hübner, 1823)
 Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)
 Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)
 Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)

Синявцеві (Lycaenidae) 

 Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Aricia anteros (Freyer, 1838)
 Aricia artaxerxes (Fabricius, 1793)
 Aricia eumedon (Esper, 1780)
 Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)
 Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)
 Cupido minimus (Fuessly, 1775)
 Cupido osiris (Meigen, 1829)
 Cupido alcetas (Hoffmannsegg, 1804)
 Cupido argiades (Pallas, 1771)
 Cupido decolorata (Staudinger, 1886)
 Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)
 Favonius quercus (Linnaeus, 1758)
 Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)
 Iolana iolas (Ochsenheimer, 1816)
 Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)
 Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767)
 Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775)
 Lycaena dispar (Haworth, 1802)
 Lycaena helle (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1761)
 Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)
 Lycaena thersamon (Esper, 1784)
 Lycaena tityrus (Poda, 1761)
 Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758)
 Phengaris alcon (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Phengaris arion (Linnaeus, 1758)
 Phengaris nausithous (Bergstrasser, 1779)
 Phengaris teleius (Bergstrasser, 1779)
 Plebejus argus (Linnaeus, 1758)
 Plebejus argyrognomon (Bergstrasser, 1779)
 Plebejus idas (Linnaeus, 1761)
  (Frivaldzky, 1835)
  (Esper, 1783)
 Polyommatus damon (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775)
 Polyommatus coridon (Poda, 1761)
 Polyommatus daphnis (Denis & Schiffermüller, 1775) — Синявець Мелеагр
 Polyommatus amandus (Schneider, 1792)
 Polyommatus dorylas (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)
 Polyommatus thersites (Cantener, 1835)
 Pseudophilotes bavius (Eversmann, 1832) — Синявець Бавій
 Pseudophilotes vicrama (Moore, 1865)
 Satyrium acaciae (Fabricius, 1787)
 Satyrium ilicis (Esper, 1779)
 Satyrium pruni (Linnaeus, 1758)
 Satyrium spini (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Satyrium w-album (Knoch, 1782)
 Scolitantides orion (Pallas, 1771)
 Thecla betulae (Linnaeus, 1758)
 Tomares nogelii (Herrich-Schäffer, 1851)

Сонцевики (Nymphalidae) 

 Aglais urticae (Linnaeus, 1758) — Сонцевик кропив'яний
 Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Apatura iris (Linnaeus, 1758) — Мінливець великий
 Apatura metis Freyer, 1829
 Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)
 Araschnia levana (Linnaeus, 1758)
 Arethusana arethusa (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)
 Argynnis laodice (Pallas, 1771)
 Argynnis adippe (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Argynnis niobe (Linnaeus, 1758)
 Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758)
 Argynnis pandora (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Boloria aquilonaris (Stichel, 1908)
 Boloria pales (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Boloria dia (Linnaeus, 1767)
 Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758)
 Boloria selene (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Boloria titania (Esper, 1793)
 Brenthis daphne (Bergstrasser, 1780)
 Brenthis hecate (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Brenthis ino (Rottemburg, 1775)
 Brintesia circe (Fabricius, 1775)
 Chazara briseis (Linnaeus, 1764)
 Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761)
 Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788)
 Coenonympha leander (Esper, 1784)
 Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)
 Coenonympha tullia (Muller, 1764)
 Erebia aethiops (Esper, 1777)
  (Reiner & Hochenwarth, 1792)
  (Knoch, 1783)
 Erebia euryale (Esper, 1805)
 Erebia gorge (Hübner, 1804)
 Erebia ligea (Linnaeus, 1758)
 Erebia manto (Denis & Schiffermüller, 1775) — Чорнушка Манто
 Erebia medusa (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Herbst, 1796)
  (de Prunner, 1798)
 Erebia pandrose (Borkhausen, 1788)
 Erebia pharte (Hübner, 1804)
 Erebia pronoe (Esper, 1780)
 Erebia sudetica Staudinger, 1861 — Чорнушка судетська
 Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)
 Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758)
 Hipparchia fagi (Scopoli, 1763)
 Hipparchia hermione (Linnaeus, 1764)
  (Staudinger, 1871)
 Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766) — Сатир залізний
 Hipparchia semele (Linnaeus, 1758)
  (Mazochin-Porshnjakov, 1952)
 Hyponephele lupinus (O. Costa, 1836)
 Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775)
 Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)
 Inachis io (Linnaeus, 1758) — Сонцевик павиче око
 Kirinia climene (Esper, 1783)
  (Cramer, 1777)
 Lasiommata maera (Linnaeus, 1758)
 Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)
 Libythea celtis (Laicharting, 1782) — Носачка-листовидка
 Limenitis camilla (Linnaeus, 1764)
 Limenitis populi (Linnaeus, 1758) — Стрічкарка тополева
  Staudinger, 1901
 Lopinga achine (Scopoli, 1763)
 Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)
 Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)
 Melitaea arduinna (Esper, 1783)
 Melitaea athalia (Rottemburg, 1775)
 Melitaea aurelia Nickerl, 1850
 Melitaea britomartis Assmann, 1847
 Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)
 Melitaea diamina (Lang, 1789)
 Melitaea didyma (Esper, 1778)
 Melitaea phoebe (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Melitaea trivia (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Minois dryas (Scopoli, 1763)
 Neptis rivularis (Scopoli, 1763)
 Neptis sappho (Pallas, 1771)
 Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) — Жалібниця
 Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) — Бараниця грушева
 Nymphalis vaualbum (Denis & Schiffermuller, 1775) — Сонцевик фау-біле
 Nymphalis xanthomelas (Esper, 1781) — Ванесса чорно-руда
 Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)
 Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)
 Pyronia tithonus (Linnaeus, 1767)
 Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)
 Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)

Косатцеві (Papilionidae) 

 Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) — Подалірій
 Papilio machaon Linnaeus, 1758 — Махаон
 Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) — Аполлон
 Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) — Мнемозина
  (Godart, 1824)
 Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermüller, 1775) — Поліксена

Біланові (Pieridae) 

 Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)
 Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) — Білан жилкуватий
 Colias alfacariensis Ribbe, 1905
 Colias chrysotheme (Esper, 1781)
 Colias croceus (Fourcroy, 1785)
 Colias erate (Esper, 1805)
 Colias hyale (Linnaeus, 1758)
 Colias myrmidone (Esper, 1781)
 Euchloe ausonia (Hübner, 1804) — Аврора біла
 Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) — Цитринець
 Leptidea morsei (Fenton, 1882)
 Leptidea reali Reissinger, 1990
 Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)
  Lorkovic, 1970
 Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) — Білан капустяний
 Pieris bryoniae (Hübner, 1806)
  (Geyer, 1828)
  (Mayer, 1851)
 Pieris napi (Linnaeus, 1758)
 Pieris rapae (Linnaeus, 1758) — Білан ріпаковий
 Pontia edusa (Fabricius, 1777)

Riodinidae 
 Hamearis lucina (Linnaeus, 1758) — Люцина

Молі

Adelidae 

 Adela croesella (Scopoli, 1763)
 Adela cuprella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Adela mazzolella (Hübner, 1801)
 Adela reaumurella (Linnaeus, 1758)
 Adela violella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Cauchas fibulella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Cauchas leucocerella (Scopoli, 1763)
 Cauchas rufifrontella (Treitschke, 1833)
 Cauchas rufimitrella (Scopoli, 1763)
 Nematopogon adansoniella (Villers, 1789)
 Nematopogon metaxella (Hübner, 1813)
 Nematopogon pilella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Nematopogon robertella (Clerck, 1759)
 Nematopogon schwarziellus Zeller, 1839
 Nematopogon swammerdamella (Linnaeus, 1758)
 Nemophora associatella (Zeller, 1839)
 Nemophora congruella (Zeller, 1839)
 Nemophora cupriacella (Hübner, 1819)
 Nemophora degeerella (Linnaeus, 1758)
 Nemophora dumerilella (Duponchel, 1839)
 Nemophora fasciella (Fabricius, 1775)
 Nemophora metallica (Poda, 1761)
 Nemophora minimella (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Hübner, 1813)
 Nemophora ochsenheimerella (Hübner, 1813)
 Nemophora pfeifferella (Hübner, 1813)
 Nemophora prodigellus (Zeller, 1853)
  (Hübner, 1793)
 Nemophora violellus (Herrich-Schäffer in Stainton, 1851)

Alucitidae 

  (Meyrick, 1908)
 Alucita desmodactyla Zeller, 1847
 Alucita grammodactyla Zeller, 1841
 Alucita hexadactyla Linnaeus, 1758
 Alucita huebneri Wallengren, 1859
  (Rebel, 1906)
 Pterotopteryx dodecadactyla Hübner, 1813

Argyresthiidae 

 Argyresthia abdominalis Zeller, 1839
 Argyresthia albistria (Haworth, 1828)
 Argyresthia aurulentella Stainton, 1849
 Argyresthia bonnetella (Linnaeus, 1758)
 Argyresthia brockeella (Hübner, 1813)
 Argyresthia conjugella Zeller, 1839
 Argyresthia curvella (Linnaeus, 1761)
 Argyresthia fundella (Fischer von Röslerstamm, 1835)
 Argyresthia glaucinella Zeller, 1839
 Argyresthia goedartella (Linnaeus, 1758)
 Argyresthia ivella (Haworth, 1828)
 Argyresthia pruniella (Clerck, 1759)
 Argyresthia pulchella Lienig & Zeller, 1846
 Argyresthia pygmaeella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Argyresthia retinella Zeller, 1839
 Argyresthia semifusca (Haworth, 1828)
 Argyresthia semitestacella (Curtis, 1833)
 Argyresthia sorbiella (Treitschke, 1833)
 Argyresthia spinosella Stainton, 1849
 Argyresthia arceuthina Zeller, 1839
 Argyresthia bergiella (Ratzeburg, 1840)
 Argyresthia glabratella (Zeller, 1847)
 Argyresthia illuminatella Zeller, 1839
 Argyresthia laevigatella Herrich-Schäffer, 1855

Autostichidae 
  Gozmany, 1996
  Walsingham, 1900
  (Popescu-Gorj & Capuse, 1965)
  (Herrich-Schäffer, 1855)
  Gozmany, 1967
  (Moschler, 1862)
 Holcopogon bubulcellus (Staudinger, 1859)
  Popescu-Gorj & Capuse, 1965
 Oegoconia deauratella (Herrich-Schäffer, 1854)
  Gozmany, 1954

Batrachedridae 

 Batrachedra pinicolella (Zeller, 1839)
 Batrachedra praeangusta (Haworth, 1828)

Bedelliidae 

 Bedellia somnulentella (Zeller, 1847)

Blastobasidae 

 Blastobasis phycidella (Zeller, 1839)
 Hypatopa binotella (Thunberg, 1794)
 Hypatopa inunctella Zeller, 1839

Brachodidae 
 Brachodes appendiculata (Esper, 1783)
  (Lederer, 1853)
 Brachodes pumila (Ochsenheimer, 1808)

Брамеї (Brahmaeidae) 

  (Herrich-Schäffer, 1847)
 Lemonia dumi (Linnaeus, 1761)
 Lemonia taraxaci (Denis & Schiffermüller, 1775) — Шовкопряд кульбабовий

Bucculatricidae 

 Bucculatrix absinthii Gartner, 1865
 Bucculatrix albedinella (Zeller, 1839)
 Bucculatrix artemisiella Herrich-Schäffer, 1855
 Bucculatrix bechsteinella (Bechstein & Scharfenberg, 1805)
 Bucculatrix cidarella (Zeller, 1839)
 Bucculatrix cristatella (Zeller, 1839)
 Bucculatrix frangutella (Goeze, 1783)
 Bucculatrix gnaphaliella (Treitschke, 1833)
 Bucculatrix maritima Stainton, 1851
  Rebel, 1903
  Ragonot, 1879
 Bucculatrix nigricomella (Zeller, 1839)
 Bucculatrix rhamniella Herrich-Schäffer, 1855
 Bucculatrix thoracella (Thunberg, 1794)
 Bucculatrix ulmella Zeller, 1848
 Bucculatrix ulmifoliae M. Hering, 1931

Carposinidae 
 Carposina berberidella Herrich-Schäffer, 1854
  Herrich-Schäffer, 1854

Chimabachidae 

 Dasystoma salicella (Hübner, 1796)
 Diurnea fagella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Diurnea lipsiella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Choreutidae 
 Anthophila fabriciana (Linnaeus, 1767)
 Choreutis diana (Hübner, 1822)
 Choreutis nemorana (Hübner, 1799)
 Choreutis pariana (Clerck, 1759)
  (Meyrick, 1903)
 Prochoreutis myllerana (Fabricius, 1794)
 Prochoreutis sehestediana (Fabricius, 1776)
 Prochoreutis stellaris (Zeller, 1847)
 Tebenna bjerkandrella (Thunberg, 1784)

Coleophoridae 

 Augasma aeratella (Zeller, 1839)
 Coleophora absinthii Wocke, 1877
 Coleophora adjunctella Hodgkinson, 1882
 Coleophora adspersella Benander, 1939
 Coleophora ahenella Heinemann, 1877
 Coleophora albella (Thunberg, 1788)
 Coleophora albicans Zeller, 1849
 Coleophora albicostella (Duponchel, 1842)
 Coleophora albidella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Coleophora albilineella Toll, 1960
 Coleophora albitarsella Zeller, 1849
 Coleophora alcyonipennella (Kollar, 1832)
 Coleophora alnifoliae Barasch, 1934
 Coleophora alticolella Zeller, 1849
 Coleophora amellivora Baldizzone, 1979
 Coleophora anatipenella (Hübner, 1796)
 Coleophora antennariella Herrich-Schäffer, 1861
 Coleophora argentula (Stephens, 1834)
 Coleophora asteris Muhlig, 1864
 Coleophora astragalella Zeller, 1849
 Coleophora atriplicis Meyrick, 1928
 Coleophora auricella (Fabricius, 1794)
 Coleophora autumnella (Duponchel, 1843)
 Coleophora badiipennella (Duponchel, 1843)
 Coleophora ballotella (Fischer v. Röslerstamm, 1839)
 Coleophora betulella Heinemann, 1877
 Coleophora bilineatella Zeller, 1849
 Coleophora bilineella Herrich-Schäffer, 1855
 Coleophora binderella (Kollar, 1832)
 Coleophora binotapennella (Duponchel, 1843)
 Coleophora brevipalpella Wocke, 1874
 Coleophora caelebipennella Zeller, 1839
 Coleophora caespititiella Zeller, 1839
 Coleophora campestriphaga Baldizzone & Patzak, 1980
 Coleophora cecidophorella Oudejans, 1972
 Coleophora chalcogrammella Zeller, 1839
 Coleophora chamaedriella Bruand, 1852
 Coleophora ciconiella Herrich-Schäffer, 1855
 Coleophora clypeiferella Hofmann, 1871
 Coleophora coarctataephaga Toll, 1961
 Coleophora colutella (Fabricius, 1794)
 Coleophora conspicuella Zeller, 1849
 Coleophora conyzae Zeller, 1868
 Coleophora coracipennella (Hübner, 1796)
 Coleophora cornutella Herrich-Schäffer, 1861
 Coleophora coronillae Zeller, 1849
 Coleophora cracella (Vallot, 1835)
 Coleophora currucipennella Zeller, 1839
 Coleophora deauratella Lienig & Zeller, 1846
 Coleophora deviella Zeller, 1847
 Coleophora dianthi Herrich-Schäffer, 1855
 Coleophora dignella Toll, 1961
 Coleophora directella Zeller, 1849
 Coleophora ditella Zeller, 1849
 Coleophora flaviella Mann, 1857
 Coleophora flavipennella (Duponchel, 1843)
 Coleophora follicularis (Vallot, 1802)
 Coleophora fringillella Zeller, 1839
 Coleophora frischella (Linnaeus, 1758)
 Coleophora fuscociliella Zeller, 1849
 Coleophora fuscocuprella Herrich-Schäffer, 1855
 Coleophora galbulipennella Zeller, 1838
 Coleophora gallipennella (Hübner, 1796)
 Coleophora genistae Stainton, 1857
 Coleophora glaucicolella Wood, 1892
 Coleophora glitzella Hofmann, 1869
 Coleophora gnaphalii Zeller, 1839
 Coleophora graminicolella Heinemann, 1876
 Coleophora granulatella Zeller, 1849
 Coleophora gryphipennella (Hübner, 1796)
 Coleophora hackmani (Toll, 1953)
 Coleophora halophilella Zimmermann, 1926
  Krone, 1909
 Coleophora hemerobiella (Scopoli, 1763)
 Coleophora hungariae Gozmany, 1955
 Coleophora hydrolapathella Hering, 1921
 Coleophora ibipennella Zeller, 1849
 Coleophora inulae Wocke, 1877
  Rebel, 1933
 Coleophora klimeschiella Toll, 1952
  Fuchs, 1899
 Coleophora kuehnella (Goeze, 1783)
 Coleophora laricella (Hübner, 1817)
 Coleophora lassella Staudinger, 1859
 Coleophora limosipennella (Duponchel, 1843)
 Coleophora lineolea (Haworth, 1828)
  Fuchs, 1880
  Hering, 1937
 Coleophora lithargyrinella Zeller, 1849
 Coleophora lixella Zeller, 1849
 Coleophora lusciniaepennella (Treitschke, 1833)
 Coleophora lutipennella (Zeller, 1838)
 Coleophora malatiella Toll, 1952
 Coleophora mayrella (Hübner, 1813)
  Krone, 1908
 Coleophora millefolii Zeller, 1849
 Coleophora milvipennis Zeller, 1839
 Coleophora motacillella Zeller, 1849
 Coleophora niveicostella Zeller, 1839
 Coleophora nomgona Falkovitsh, 1975
 Coleophora nubivagella Zeller, 1849
 Coleophora nutantella Muhlig & Frey, 1857
 Coleophora obscenella Herrich-Schäffer, 1855
 Coleophora occatella Staudinger, 1880
 Coleophora ochrea (Haworth, 1828)
 Coleophora ochripennella Zeller, 1849
 Coleophora ochroflava Toll, 1961
  Muhlig, 1857
 Coleophora onobrychiella Zeller, 1849
 Coleophora onopordiella Zeller, 1849
 Coleophora oriolella Zeller, 1849
 Coleophora ornatipennella (Hübner, 1796)
 Coleophora otidipennella (Hübner, 1817)
 Coleophora pappiferella Hofmann, 1869
 Coleophora paripennella Zeller, 1839
  Meyrick, 1891
 Coleophora partitella Zeller, 1849
 Coleophora peisoniella Kasy, 1965
 Coleophora pennella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Coleophora peribenanderi Toll, 1943
 Coleophora phlomidis Stainton, 1867
 Coleophora plumbella Kanerva, 1941
 Coleophora polonicella Zeller, 1865
 Coleophora pratella Zeller, 1871
 Coleophora preisseckeri Toll, 1942
 Coleophora prunifoliae Doets, 1944
 Coleophora pseudociconiella Toll, 1952
  Kasy, 1979
 Coleophora pulmonariella Ragonot, 1874
 Coleophora pyrrhulipennella Zeller, 1839
  Fischer v. Röslerstamm, 1843
 Coleophora remizella Baldizzone, 1983
 Coleophora rudella Toll, 1944
 Coleophora salicorniae Heinemann & Wocke, 1877
 Coleophora saponariella Heeger, 1848
 Coleophora saturatella Stainton, 1850
 Coleophora scabrida Toll, 1959
 Coleophora serinipennella Christoph, 1872
 Coleophora serpylletorum Hering, 1889
 Coleophora serratella (Linnaeus, 1761)
  Herrich-Schäffer, 1855
 Coleophora silenella Herrich-Schäffer, 1855
 Coleophora solitariella Zeller, 1849
 Coleophora spinella (Schrank, 1802)
 Coleophora squalorella Zeller, 1849
  Constant, 1885
 Coleophora sternipennella (Zetterstedt, 1839)
  Zeller, 1849
 Coleophora striatipennella Nylander in Tengstrom, 1848
 Coleophora sumptuosa Toll, 1952
 Coleophora sylvaticella Wood, 1892
 Coleophora taeniipennella Herrich-Schäffer, 1855
 Coleophora tamesis Waters, 1929
 Coleophora tanaceti Muhlig, 1865
  Baldizzone, 1983
 Coleophora therinella Tengstrom, 1848
 Coleophora trientella Christoph, 1872
 Coleophora trifariella Zeller, 1849
 Coleophora trifolii (Curtis, 1832)
 Coleophora trigeminella Fuchs, 1881
 Coleophora trochilella (Duponchel, 1843)
  Amsel, 1951
 Coleophora unipunctella Zeller, 1849
 Coleophora vacciniella Herrich-Schäffer, 1861
  Zeller, 1849
 Coleophora versurella Zeller, 1849
 Coleophora vestianella (Linnaeus, 1758)
 Coleophora vibicella (Hübner, 1813)
 Coleophora vibicigerella Zeller, 1839
 Coleophora vicinella Zeller, 1849
 Coleophora virgatella Zeller, 1849
 Coleophora vitisella Gregson, 1856
 Coleophora vulnerariae Zeller, 1839
 Coleophora wockeella Zeller, 1849
 Coleophora zelleriella Heinemann, 1854
 Goniodoma auroguttella (Fischer v. Röslerstamm, 1841)
 Goniodoma nemesi Capuse, 1970
 Metriotes lutarea (Haworth, 1828)

Cosmopterigidae 

 Cosmopterix orichalcea Stainton, 1861
 Cosmopterix schmidiella Frey, 1856
 Cosmopterix scribaiella Zeller, 1850
 Cosmopterix zieglerella (Hübner, 1810)
  (Duponchel, 1843)
 Eteobalea anonymella (Riedl, 1965)
  (Walsingham, 1907)
 Eteobalea intermediella (Riedl, 1966)
  (O. G. Costa, 1836)
 Eteobalea serratella (Treitschke, 1833)
 Eteobalea tririvella (Staudinger, 1870)
  (Krone, 1905)
  (Nickerl, 1864)
 Limnaecia phragmitella Stainton, 1851
 Pancalia leuwenhoekella (Linnaeus, 1761)
 Pancalia schwarzella (Fabricius, 1798)
 Pyroderces argyrogrammos (Zeller, 1847)
 Pyroderces caesaris Gozmany, 1957
 Pyroderces klimeschi Rebel, 1938
 Sorhagenia janiszewskae Riedl, 1962
 Sorhagenia lophyrella (Douglas, 1846)
 Sorhagenia rhamniella (Zeller, 1839)
 Stagmatophora heydeniella (Fischer von Röslerstamm, 1838)
 Vulcaniella extremella (Wocke, 1871)
 Vulcaniella pomposella (Zeller, 1839)

Cossidae 

 Acossus terebra (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Cossus cossus (Linnaeus, 1758)
 Dyspessa salicicola (Eversmann, 1848)
 Dyspessa ulula (Borkhausen, 1790)
 Paracossulus thrips (Hübner, 1818)
 Parahypopta caestrum (Hübner, 1808)
 Phragmataecia castaneae (Hübner, 1790)
 Stygoides colchica (Herrich-Schäffer, 1851)
 Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761)

Вогнівки-трав'янки (Crambidae) 

 Acentria ephemerella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Agriphila aeneociliella (Eversmann, 1844)
 Agriphila brioniellus (Zerny, 1914)
 Agriphila deliella (Hübner, 1813)
 Agriphila geniculea (Haworth, 1811)
  (A. Schmidt, 1909)
 Agriphila inquinatella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Agriphila poliellus (Treitschke, 1832)
 Agriphila selasella (Hübner, 1813)
 Agriphila straminella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Agriphila tolli (Bleszynski, 1952)
 Agriphila tristella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Agrotera nemoralis (Scopoli, 1763)
 Anania coronata (Hufnagel, 1767)
 Anania crocealis (Hübner, 1796)
 Anania funebris (Strom, 1768)
 Anania fuscalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Anania hortulata (Linnaeus, 1758)
 Anania lancealis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Anania luctualis (Hübner, 1793)
 Anania perlucidalis (Hübner, 1809)
 Anania stachydalis (Germar, 1821)
 Anania terrealis (Treitschke, 1829)
 Anania testacealis (Zeller, 1847)
 Anania verbascalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Ancylolomia palpella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Ancylolomia tentaculella (Hübner, 1796)
  (Duponchel, 1833)
 Aporodes floralis (Hübner, 1809)
 Atralata albofascialis (Treitschke, 1829)
 Calamotropha aureliellus (Fischer v. Röslerstamm, 1841)
 Calamotropha paludella (Hübner, 1824)
 Cataclysta lemnata (Linnaeus, 1758)
 Catoptria conchella (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Staudinger, 1882)
 Catoptria falsella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Catoptria fulgidella (Hübner, 1813)
  Bleszynski, 1956
  (Hübner, 1813)
 Catoptria lythargyrella (Hübner, 1796)
 Catoptria margaritella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Catoptria myella (Hübner, 1796)
 Catoptria mytilella (Hübner, 1805)
 Catoptria orientellus (Herrich-Schäffer, 1850)
 Catoptria osthelderi (Lattin, 1950)
 Catoptria pauperellus (Treitschke, 1832)
 Catoptria permutatellus (Herrich-Schäffer, 1848)
 Catoptria petrificella (Hübner, 1796)
 Catoptria pinella (Linnaeus, 1758)
 Catoptria radiella (Hübner, 1813)
 Catoptria verellus (Zincken, 1817)
 Chilo christophi Bleszynski, 1965
  (Motschulsky, 1866)
 Chilo phragmitella (Hübner, 1805)
  (Scopoli, 1772)
 Chrysocrambus craterella (Scopoli, 1763)
  (Fabricius, 1781)
 Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758)
 Cleptotypodes ledereri (Staudinger, 1870)
 Crambus alienellus Germar & Kaulfuss, 1817
 Crambus ericella (Hübner, 1813)
 Crambus hamella (Thunberg, 1788)
 Crambus lathoniellus (Zincken, 1817)
 Crambus pascuella (Linnaeus, 1758)
 Crambus perlella (Scopoli, 1763)
 Crambus pratella (Linnaeus, 1758)
 Crambus silvella (Hübner, 1813)
 Crambus uliginosellus Zeller, 1850
 Cynaeda dentalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Wocke, 1871)
 Diasemia reticularis (Linnaeus, 1761)
 Diasemiopsis ramburialis (Duponchel, 1834)
  (Duponchel, 1833)
 Dolicharthria punctalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Dolicharthria stigmosalis (Herrich-Schäffer, 1848)
 Donacaula forficella (Thunberg, 1794)
 Donacaula mucronella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Donacaula niloticus (Zeller, 1867)
  (Guenee, 1854)
 Ecpyrrhorrhoe rubiginalis (Hübner, 1796)
 Elophila nymphaeata (Linnaeus, 1758)
 Epascestria pustulalis (Hübner, 1823)
 Euchromius bella (Hübner, 1796)
  Popescu-Gorj, 1964
 Euchromius ocellea (Haworth, 1811)
  (Duponchel, 1836)
  (Zeller, 1849)
  (Herrich-Schäffer, 1848)
 Eudonia delunella (Stainton, 1849)
 Eudonia lacustrata (Panzer, 1804)
 Eudonia laetella (Zeller, 1846)
 Eudonia mercurella (Linnaeus, 1758)
 Eudonia murana (Curtis, 1827)
 Eudonia pallida (Curtis, 1827)
 Eudonia petrophila (Standfuss, 1848)
 Eudonia phaeoleuca (Zeller, 1846)
 Eudonia sudetica (Zeller, 1839)
 Eudonia truncicolella (Stainton, 1849)
 Eudonia vallesialis (Duponchel, 1832)
  (Herrich-Schäffer, 1848)
 Eurrhypis pollinalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Evergestis aenealis (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Herrich-Schäffer, 1849)
  (Hübner, 1813)
 Evergestis dilutalis (Herrich-Schäffer, 1848)
 Evergestis extimalis (Scopoli, 1763)
 Evergestis forficalis (Linnaeus, 1758)
 Evergestis frumentalis (Linnaeus, 1761)
 Evergestis limbata (Linnaeus, 1767)
 Evergestis pallidata (Hufnagel, 1767)
 Evergestis politalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Evergestis sophialis (Fabricius, 1787)
 Friedlanderia cicatricella (Hübner, 1824)
 Gesneria centuriella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Heliothela wulfeniana (Scopoli, 1763)
  (Fabricius, 1781)
  (Treitschke, 1835)
 Loxostege aeruginalis (Hübner, 1796)
 Loxostege clathralis (Hübner, 1813)
  Szent-Ivany & Uhrik-Meszaros, 1942
 Loxostege fascialis (Hübner, 1796)
  (Geyer, 1832)
 Loxostege sticticalis (Linnaeus, 1761)
 Loxostege turbidalis (Treitschke, 1829)
 Loxostege virescalis (Guenee, 1854)
 Mecyna flavalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Duponchel, 1833)
 Mecyna trinalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Herrich-Schäffer, 1848)
 Metacrambus carectellus (Zeller, 1847)
  (Treitschke, 1829)
  (Treitschke, 1829)
  (Hübner, 1823)
 Metaxmeste phrygialis (Hübner, 1796)
  (Hochenwarth, 1785)
 Nascia cilialis (Hübner, 1796)
 Nomophila noctuella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Nymphula nitidulata (Hufnagel, 1767)
 Orenaia alpestralis (Fabricius, 1787)
 Ostrinia nubilalis (Hübner, 1796)
 Ostrinia palustralis (Hübner, 1796)
 Palpita vitrealis (Rossi, 1794)
 Paracorsia repandalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Parapoynx nivalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Parapoynx stratiotata (Linnaeus, 1758)
 Paratalanta hyalinalis (Hübner, 1796)
 Paratalanta pandalis (Hübner, 1825)
 Pediasia aridella (Thunberg, 1788)
 Pediasia contaminella (Hübner, 1796)
 Pediasia fascelinella (Hübner, 1813)
 Pediasia jucundellus (Herrich-Schäffer, 1847)
 Pediasia luteella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Pediasia matricella (Treitschke, 1832)
 Platytes alpinella (Hübner, 1813)
 Platytes cerussella (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Fabricius, 1798)
 Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763)
 Psammotis pulveralis (Hübner, 1796)
 Pseudobissetia terrestrellus (Christoph, 1885)
 Pyrausta aerealis (Hübner, 1793)
 Pyrausta aurata (Scopoli, 1763)
  Treitschke, 1829
 Pyrausta cingulata (Linnaeus, 1758)
  Leraut, 1982
 Pyrausta despicata (Scopoli, 1763)
 Pyrausta falcatalis Guenee, 1854
 Pyrausta nigrata (Scopoli, 1763)
 Pyrausta obfuscata (Scopoli, 1763)
 Pyrausta ostrinalis (Hübner, 1796)
 Pyrausta porphyralis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Pyrausta purpuralis (Linnaeus, 1758)
 Pyrausta sanguinalis (Linnaeus, 1767)
  Duponchel, 1832
 Schoenobius gigantella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Scirpophaga praelata (Scopoli, 1763)
 Sclerocona acutella (Eversmann, 1842)
 Scoparia ambigualis (Treitschke, 1829)
 Scoparia ancipitella (La Harpe, 1855)
 Scoparia basistrigalis Knaggs, 1866
 Scoparia ingratella (Zeller, 1846)
  (Herrich-Schäffer, 1848)
 Scoparia pyralella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Scoparia subfusca Haworth, 1811
 Sitochroa palealis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758)
 Talis quercella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Tegostoma comparalis (Hübner, 1796)
 Thisanotia chrysonuchella (Scopoli, 1763)
 Thopeutis galleriellus (Ragonot, 1892)
 Titanio normalis (Hübner, 1796)
 Udea accolalis (Zeller, 1867)
 Udea alpinalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Herrich-Schäffer, 1851)
  (La Harpe, 1855)
 Udea decrepitalis (Herrich-Schäffer, 1848)
 Udea elutalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Udea ferrugalis (Hübner, 1796)
  (Duponchel, 1834)
 Udea fulvalis (Hübner, 1809)
 Udea inquinatalis (Lienig & Zeller, 1846)
 Udea institalis (Hübner, 1819)
 Udea languidalis (Eversmann, 1842)
 Udea lutealis (Hübner, 1809)
 Udea nebulalis (Hübner, 1796)
 Udea olivalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Udea prunalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Udea uliginosalis (Stephens, 1834)
 Uresiphita gilvata (Fabricius, 1794)
  (Herrich-Schäffer, 1848)
 Xanthocrambus saxonellus (Zincken, 1821)

Douglasiidae 

 Klimeschia transversella (Zeller, 1839)
 Tinagma balteolella (Fischer von Röslerstamm, 1841)
 Tinagma perdicella Zeller, 1839

Drepanidae 

 Achlya flavicornis (Linnaeus, 1758)
  (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Cilix asiatica O. Bang-Haas, 1907
 Cilix glaucata (Scopoli, 1763)
 Cymatophorina diluta (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Drepana curvatula (Borkhausen, 1790)
 Drepana falcataria (Linnaeus, 1758)
 Falcaria lacertinaria (Linnaeus, 1758)
 Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766)
 Ochropacha duplaris (Linnaeus, 1761)
 Polyploca ridens (Fabricius, 1787)
 Sabra harpagula (Esper, 1786)
 Tethea ocularis (Linnaeus, 1767)
 Tethea or (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Tetheella fluctuosa (Hübner, 1803)
 Thyatira batis (Linnaeus, 1758)
 Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767)
 Watsonalla cultraria (Fabricius, 1775)

Elachistidae 

 Agonopterix adspersella (Kollar, 1832)
 Agonopterix alstromeriana (Clerck, 1759)
 Agonopterix angelicella (Hübner, 1813)
 Agonopterix arenella (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Constant, 1888)
 Agonopterix assimilella (Treitschke, 1832)
 Agonopterix astrantiae (Heinemann, 1870)
 Agonopterix atomella (Denis & Schiffermüller, 1775)
  Georgesco, 1965
 Agonopterix capreolella (Zeller, 1839)
 Agonopterix carduella (Hübner, 1817)
 Agonopterix ciliella (Stainton, 1849)
 Agonopterix cnicella (Treitschke, 1832)
  (Lederer, 1855)
 Agonopterix conterminella (Zeller, 1839)
 Agonopterix curvipunctosa (Haworth, 1811)
 Agonopterix doronicella (Wocke, 1849)
  Georgesco, 1965
 Agonopterix furvella (Treitschke, 1832)
 Agonopterix heracliana (Linnaeus, 1758)
 Agonopterix hypericella (Hübner, 1817)
 Agonopterix kaekeritziana (Linnaeus, 1767)
 Agonopterix laterella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Agonopterix liturosa (Haworth, 1811)
  (Rebel, 1917)
  (Stainton, 1849)
 Agonopterix nervosa (Haworth, 1811)
 Agonopterix nodiflorella (Milliere, 1866)
 Agonopterix ocellana (Fabricius, 1775)
 Agonopterix pallorella (Zeller, 1839)
 Agonopterix parilella (Treitschke, 1835)
 Agonopterix petasitis (Standfuss, 1851)
 Agonopterix propinquella (Treitschke, 1835)
 Agonopterix purpurea (Haworth, 1811)
 Agonopterix putridella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Agonopterix rotundella (Douglas, 1846)
 Agonopterix scopariella (Heinemann, 1870)
 Agonopterix selini (Heinemann, 1870)
 Agonopterix senecionis (Nickerl, 1864)
 Agonopterix yeatiana (Fabricius, 1781)
 Anchinia cristalis (Scopoli, 1763)
 Anchinia daphnella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Blastodacna hellerella (Duponchel, 1838)
 Chrysoclista linneella (Clerck, 1759)
 Chrysoclista splendida Karsholt, 1997
 Depressaria absynthiella Herrich-Schäffer, 1865
 Depressaria albipunctella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Depressaria badiella (Hübner, 1796)
 Depressaria bupleurella Heinemann, 1870
 Depressaria chaerophylli Zeller, 1839
  Zeller, 1854
 Depressaria depressana (Fabricius, 1775) — Міль зонтична
 Depressaria discipunctella Herrich-Schäffer, 1854
 Depressaria douglasella Stainton, 1849
 Depressaria heydenii Zeller, 1854
 Depressaria hofmanni Stainton, 1861
 Depressaria libanotidella Schlager, 1849
  Rebel, 1901
 Depressaria olerella Zeller, 1854
 Depressaria pimpinellae Zeller, 1839
 Depressaria pulcherrimella Stainton, 1849
 Depressaria radiella (Goeze, 1783)
 Depressaria sordidatella Tengstrom, 1848
  Zeller, 1854
 Depressaria ultimella Stainton, 1849
 Depressaria ululana Rossler, 1866
  Zeller, 1847
 Depressaria zelleri Staudinger, 1879
 Depressaria dictamnella (Treitschke, 1835)
 Dystebenna stephensi (Stainton, 1849)
 Elachista adscitella Stainton, 1851
 Elachista argentella (Clerck, 1759)
 Elachista bedellella (Sircom, 1848)
 Elachista bisulcella (Duponchel, 1843)
 Elachista chrysodesmella Zeller, 1850
 Elachista cingillella (Herrich-Schäffer, 1855)
  (Duponchel, 1843)
 Elachista dispilella Zeller, 1839
 Elachista dispunctella (Duponchel, 1843)
 Elachista gangabella Zeller, 1850
 Elachista hedemanni Rebel, 1899
  Rebel, 1899
  (Herrich-Schäffer, 1885)
 Elachista obliquella Stainton, 1854
 Elachista pollinariella Zeller, 1839
 Elachista pollutella Duponchel, 1843
 Elachista pullicomella Zeller, 1839
  Stainton, 1851
 Elachista squamosella (Duponchel, 1843)
 Elachista subalbidella Schlager, 1847
 Elachista subocellea (Stephens, 1834)
  (Haworth, 1828)
 Elachista albifrontella (Hübner, 1817)
 Elachista anserinella Zeller, 1839
 Elachista apicipunctella Stainton, 1849
 Elachista atricomella Stainton, 1849
 Elachista biatomella (Stainton, 1848)
 Elachista bifasciella Treitschke, 1833
 Elachista canapennella (Hübner, 1813)
 Elachista consortella Stainton, 1851
 Elachista dimicatella Rebel, 1903
 Elachista eleochariella Stainton, 1851
 Elachista exactella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Elachista freyerella (Hübner, 1825)
 Elachista griseella (Duponchel, 1843)
 Elachista herrichii Frey, 1859
 Elachista humilis Zeller, 1850
 Elachista luticomella Zeller, 1839
 Elachista maculicerusella (Bruand, 1859)
 Elachista martinii O. Hofmann, 1898
 Elachista nobilella Zeller, 1839
  Frey, 1859
 Elachista poae Stainton, 1855
 Elachista pomerana Frey, 1870
 Elachista quadripunctella (Hübner, 1825)
 Elachista regificella Sircom, 1849
 Elachista rufocinerea (Haworth, 1828)
  Stainton, 1887
 Elachista stabilella Stainton, 1858
 Elachista subnigrella Douglas, 1853
 Elachista utonella Frey, 1856
 Ethmia aurifluella (Hübner, 1810)
 Ethmia bipunctella (Fabricius, 1775)
  (Alphéraky, 1908)
  (Zeller, 1844)
 Ethmia dodecea (Haworth, 1828)
 Ethmia fumidella (Wocke, 1850)
  (Eversmann, 1844)
 Ethmia iranella Zerny, 1940
 Ethmia lugubris (Staudinger, 1879)
 Ethmia pusiella (Linnaeus, 1758)
 Ethmia quadrillella (Goeze, 1783)
 Ethmia rothschildi (Rebel, 1912)
 Ethmia terminella Fletcher, 1938
  (Zeller, 1854)
 Exaeretia lutosella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Exaeretia preisseckeri (Rebel, 1937)
 Exaeretia allisella Stainton, 1849
  (Heinemann, 1870)
 | (Rebel, 1903)
 Heinemannia festivella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Heinemannia laspeyrella (Hübner, 1796)
 Hypercallia citrinalis (Scopoli, 1763)
 Levipalpus hepatariella (Lienig & Zeller, 1846)
 Luquetia lobella (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Orophia ferrugella (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Hübner, 1796)
 Perittia herrichiella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Semioscopis avellanella (Hübner, 1793)
 Semioscopis oculella (Thunberg, 1794)
 Semioscopis steinkellneriana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Semioscopis strigulana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Spuleria flavicaput (Haworth, 1828)
 Stephensia abbreviatella (Stainton, 1851)
 Stephensia brunnichella (Linnaeus, 1767)
 Telechrysis tripuncta (Haworth, 1828)

Endromidae 

 Endromis versicolora (Linnaeus, 1758) — Ендроміс березовий

Epermeniidae 

  (E. Hofmann, 1867)
 Epermenia chaerophyllella (Goeze, 1783)
 Epermenia illigerella (Hübner, 1813)
 Epermenia insecurella (Stainton, 1854)
  (Heylaerts, 1883)
 Epermenia strictellus (Wocke, 1867)
 Epermenia profugella (Stainton, 1856)
 Epermenia pontificella (Hübner, 1796)
 Epermenia scurella (Stainton, 1851)
 Ochromolopis ictella (Hübner, 1813)
 Phaulernis dentella (Zeller, 1839)
 Phaulernis fulviguttella (Zeller, 1839)

Erebidae 

 Amata kruegeri (Ragusa, 1904)
 Amata phegea (Linnaeus, 1758)
 Arctia caja (Linnaeus, 1758) — Ведмедиця кайя
 Arctia festiva (Hufnagel, 1766)
 Arctia villica (Linnaeus, 1758)
 Arctornis l-nigrum (Muller, 1764)
 Arytrura musculus (Menetries, 1859)
 Atolmis rubricollis (Linnaeus, 1758)
 Autophila dilucida (Hübner, 1808)
 Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758) — Ведмедиця-господиня
 Calliteara abietis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758)
 Calymma communimacula (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Calyptra thalictri (Borkhausen, 1790)
 Catephia alchymista (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Catocala conversa (Esper, 1783)
 Catocala dilecta (Hübner, 1808) — Стрічкарка велика червона
 Catocala disjuncta (Geyer, 1828) — Стрічкарка диз'юнктивна
 Catocala diversa (Geyer, 1828) — Стрічкарка червоно-жовта
 Catocala electa (Vieweg, 1790)
 Catocala elocata (Esper, 1787)
 Catocala fraxini (Linnaeus, 1758) — Стрічкарка блакитна
 Catocala fulminea (Scopoli, 1763)
 Catocala hymenaea (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Catocala nupta (Linnaeus, 1767)
 Catocala nymphagoga (Esper, 1787)
 Catocala promissa (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Catocala puerpera (Giorna, 1791)
 Catocala sponsa (Linnaeus, 1767) — Стрічкарка орденська малинова
 Chelis maculosa (Gerning, 1780)
 Clytie syriaca (Bugnion, 1837)
 Colobochyla salicalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Coscinia cribraria (Linnaeus, 1758)
 Coscinia striata (Linnaeus, 1758)
 Cybosia mesomella (Linnaeus, 1758)
 Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758)
  (Hübner, 1831)
 Diaphora mendica (Clerck, 1759)
 Dicallomera fascelina (Linnaeus, 1758)
 Drasteria cailino (Lefebvre, 1827)
 Drasteria caucasica (Kolenati, 1846)
 Dysauxes ancilla (Linnaeus, 1767)
 Dysauxes famula (Freyer, 1836)
 Dysauxes punctata (Fabricius, 1781)
 Dysgonia algira (Linnaeus, 1767)
 Eilema caniola (Hübner, 1808)
 Eilema complana (Linnaeus, 1758)
 Eilema depressa (Esper, 1787)
 Eilema griseola (Hübner, 1803)
 Eilema lurideola (Zincken, 1817)
 Eilema lutarella (Linnaeus, 1758)
 Eilema palliatella (Scopoli, 1763)
 Eilema pseudocomplana (Daniel, 1939)
 Eilema pygmaeola (Doubleday, 1847)
 Eilema sororcula (Hufnagel, 1766)
 Eublemma amoena (Hübner, 1803)
 Eublemma minutata (Fabricius, 1794)
 Eublemma ostrina (Hübner, 1808)
  (Freyer, 1840)
 Eublemma parva (Hübner, 1808)
 Eublemma polygramma (Duponchel, 1842)
 Eublemma pudorina (Staudinger, 1889)
 Eublemma purpurina (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Eublemma rosea (Hübner, 1790)
 Euclidia mi (Clerck, 1759)
 Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758)
 Euclidia triquetra (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) — Ведмедиця Гера
 Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus, 1758) — Золотогуз
 Euproctis similis (Fuessly, 1775)
 Exophyla rectangularis (Geyer, 1828)
  (Paykull, 1791)
 Grammodes stolida (Fabricius, 1775)
 Gynaephora selenitica (Esper, 1789)
 Herminia grisealis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782)
 Herminia tarsipennalis (Treitschke, 1835)
  (Rebel, 1899)
 Hypena crassalis (Fabricius, 1787)
 Hypena obesalis Treitschke, 1829
 Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758)
 Hypena rostralis (Linnaeus, 1758)
 Hypenodes humidalis Doubleday, 1850
 Hypenodes pannonica Fibiger, Pekarsky & Ronkay, 2010
 Hyphantria cunea (Drury, 1773) — Американський білий метелик
 Hyphoraia aulica (Linnaeus, 1758)
 Idia calvaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Laelia coenosa (Hübner, 1808)
 Laspeyria flexula (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Leucoma salicis (Linnaeus, 1758)
 Lithosia quadra (Linnaeus, 1758)
 Lygephila craccae (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Lygephila lusoria (Linnaeus, 1758)
 Lygephila pastinum (Treitschke, 1826)
 Lygephila viciae (Hübner, 1822)
 Lymantria dispar (Linnaeus, 1758)
 Lymantria monacha (Linnaeus, 1758)
 Macrochilo cribrumalis (Hübner, 1793)
  (Boisduval, 1840)
 Miltochrista miniata (Forster, 1771)
 Minucia lunaris (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Nudaria mundana (Linnaeus, 1761)
  (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Ocnogyna parasita (Hübner, 1790)
  (Hübner, 1790)
  (Hübner, 1813)
  (Cramer, 1773)
 Orectis proboscidata (Herrich-Schäffer, 1851)
 Orgyia antiquoides (Hübner, 1822)
 Orgyia recens (Hübner, 1819)
 Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758)
 Paracolax tristalis (Fabricius, 1794)
 Parascotia fuliginaria (Linnaeus, 1761)
 Parasemia plantaginis (Linnaeus, 1758)
 Parocneria detrita (Esper, 1785)
  (Freyer, 1838)
 Pechipogo plumigeralis Hübner, 1825
 Pechipogo simplicicornis (Zerny, 1935)
 Pechipogo strigilata (Linnaeus, 1758)
 Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766)
 Pelosia obtusa (Herrich-Schäffer, 1852) — лишайниця жовта
 Penthophera morio (Linnaeus, 1767)
 Pericallia matronula (Linnaeus, 1758) — Ведмедиця велика
 Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758)
 Phragmatobia luctifera (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Phytometra viridaria (Clerck, 1759)
 Polypogon gryphalis (Herrich-Schäffer, 1851)
 Polypogon tentacularia (Linnaeus, 1758)
 Rhyparia purpurata (Linnaeus, 1758)
 Rhyparioides metelkana (Lederer, 1861)
 Rivula sericealis (Scopoli, 1763)
 Schrankia costaestrigalis (Stephens, 1834)
 Schrankia taenialis (Hübner, 1809)
 Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758)
 Setina aurita (Esper, 1787)
 Setina irrorella (Linnaeus, 1758)
 Setina roscida (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Simplicia rectalis (Eversmann, 1842)
 Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758)
 Spilosoma lutea (Hufnagel, 1766)
 Spilosoma urticae (Esper, 1789)
 Thumatha senex (Hübner, 1808)
 Trisateles emortualis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758)
 Utetheisa pulchella (Linnaeus, 1758)
 Watsonarctia deserta (Bartel, 1902)
 Zanclognatha lunalis (Scopoli, 1763)
 Zanclognatha zelleralis (Wocke, 1850)
 Zekelita antiqualis (Hübner, 1809)

Eriocraniidae 

 Deuterotinea casanella (Eversmann, 1844)
 Dyseriocrania subpurpurella (Haworth, 1828)
 Eriocrania cicatricella (Zetterstedt, 1839)
 Eriocrania sangii (Wood, 1891)
 Eriocrania semipurpurella (Stephens, 1835)
 Eriocrania sparrmannella (Bosc, 1791)
 Heringocrania unimaculella (Zetterstedt, 1839)
 Paracrania chrysolepidella (Zeller, 1851)

Euteliidae 
 Eutelia adulatrix (Hübner, 1813)

Gelechiidae 

 Acompsia cinerella (Clerck, 1759)
 Acompsia tripunctella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Agonochaetia terrestrella (Zeller, 1872)
 Altenia scriptella (Hübner, 1796)
 Anacampsis blattariella (Hübner, 1796)
 Anacampsis obscurella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Anacampsis populella (Clerck, 1759)
 Anacampsis scintillella (Fischer von Röslerstamm, 1841)
 Anacampsis timidella (Wocke, 1887)
 Anarsia eleagnella Kuznetsov, 1957
 Anarsia lineatella Zeller, 1839
 Anarsia spartiella (Schrank, 1802)
 Anasphaltis renigerellus (Zeller, 1839)
 Apodia bifractella (Duponchel, 1843)
 Aproaerema anthyllidella (Hübner, 1813)
 Argolamprotes micella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Aristotelia brizella (Treitschke, 1833)
 Aristotelia subdecurtella (Stainton, 1859)
 Aristotelia subericinella (Duponchel, 1843)
 Aroga aristotelis (Milliere, 1876)
 Aroga flavicomella (Zeller, 1839)
 Aroga velocella (Duponchel, 1838)
 Athrips mouffetella (Linnaeus, 1758)
 Athrips nigricostella (Duponchel, 1842)
 Athrips patockai (Povolny, 1979)
 Athrips pruinosella (Lienig & Zeller, 1846)
 Athrips rancidella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Atremaea lonchoptera Staudinger, 1871
 Brachmia blandella (Fabricius, 1798)
 Brachmia dimidiella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Brachmia inornatella (Douglas, 1850)
 Brachmia procursella Rebel, 1903
 Bryotropha affinis (Haworth, 1828)
 Bryotropha azovica Bidzilia, 1997
 Bryotropha desertella (Douglas, 1850)
  (Haworth, 1828)
 Bryotropha galbanella (Zeller, 1839)
 Bryotropha senectella (Zeller, 1839)
 Bryotropha similis (Stainton, 1854)
 Bryotropha tachyptilella (Rebel, 1916)
 Bryotropha terrella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Carpatolechia aenigma (Sattler, 1983)
 Carpatolechia alburnella (Zeller, 1839)
 Carpatolechia decorella (Haworth, 1812)
 Carpatolechia fugacella (Zeller, 1839)
 Carpatolechia fugitivella (Zeller, 1839)
 Carpatolechia notatella (Hübner, 1813)
 Carpatolechia proximella (Hübner, 1796)
 Caryocolum alsinella (Zeller, 1868)
 Caryocolum cassella (Walker, 1864)
 Caryocolum fischerella (Treitschke, 1833)
 Caryocolum huebneri (Haworth, 1828)
 Caryocolum inflativorella (Klimesch, 1938)
 Caryocolum junctella (Douglas, 1851)
  (Rebel, 1917)
 Caryocolum kroesmanniella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Caryocolum leucomelanella (Zeller, 1839)
 Caryocolum proxima (Haworth, 1828)
 Caryocolum schleichi (Christoph, 1872)
 Caryocolum tischeriella (Zeller, 1839)
 Caryocolum tricolorella (Haworth, 1812)
 Caryocolum vicinella (Douglas, 1851)
 Caulastrocecis furfurella (Staudinger, 1871)
  (Mann, 1861)
 Chionodes continuella (Zeller, 1839)
 Chionodes distinctella (Zeller, 1839)
 Chionodes electella (Zeller, 1839)
 Chionodes fumatella (Douglas, 1850)
  Kocak, 1986
 Chionodes luctuella (Hübner, 1793)
 Chrysoesthia drurella (Fabricius, 1775)
 Chrysoesthia sexguttella (Thunberg, 1794)
 Cosmardia moritzella (Treitschke, 1835)
 Crossobela trinotella (Herrich-Schäffer, 1856)
 Dichomeris alacella (Zeller, 1839)
 Dichomeris barbella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Dichomeris derasella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Dichomeris juniperella (Linnaeus, 1761)
 Dichomeris latipennella (Rebel, 1937)
 Dichomeris limosellus (Schlager, 1849)
 Dichomeris marginella (Fabricius, 1781)
 Dichomeris rasilella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Dichomeris ustalella (Fabricius, 1794)
  (Zeller, 1847)
  (Heinemann, 1870)
 Ephysteris promptella (Staudinger, 1859)
 Eulamprotes atrella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Eulamprotes ochricapilla (Rebel, 1903)
 Eulamprotes plumbella (Heinemann, 1870)
 Eulamprotes superbella (Zeller, 1839)
 Eulamprotes unicolorella (Duponchel, 1843)
 Eulamprotes wilkella (Linnaeus, 1758)
 Exoteleia dodecella (Linnaeus, 1758)
 Filatima djakovica Anikin & Piskunov, 1996
 Filatima spurcella (Duponchel, 1843)
 Filatima tephritidella (Duponchel, 1844)
 Filatima transsilvanella Z. Kovacs & S. Kovacs, 2002
 Gelechia asinella (Hübner, 1796)
 Gelechia basipunctella Herrich-Schäffer, 1854
 Gelechia cuneatella Douglas, 1852
 Gelechia hippophaella (Schrank, 1802)
 Gelechia muscosella Zeller, 1839
 Gelechia nigra (Haworth, 1828)
 Gelechia rhombella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Gelechia rhombelliformis Staudinger, 1871
 Gelechia sabinellus (Zeller, 1839)
 Gelechia scotinella Herrich-Schäffer, 1854
 Gelechia sestertiella Herrich-Schäffer, 1854
 Gelechia sororculella (Hübner, 1817)
 Gelechia turpella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Gnorimoschema herbichii (Nowicki, 1864)
 Helcystogramma albinervis (Gerasimov, 1929)
 Helcystogramma arulensis (Rebel, 1929)
 Helcystogramma lineolella (Zeller, 1839)
 Helcystogramma lutatella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Helcystogramma rufescens (Haworth, 1828)
 Helcystogramma triannulella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Holcophora statices Staudinger, 1871
 Hypatima rhomboidella (Linnaeus, 1758)
 Isophrictis anthemidella (Wocke, 1871)
 Isophrictis striatella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Iwaruna biguttella (Duponchel, 1843)
 Iwaruna klimeschi Wolff, 1958
 Klimeschiopsis kiningerella (Duponchel, 1843)
 Megacraspedus binotella (Duponchel, 1843)
 Megacraspedus dolosellus (Zeller, 1839)
 Megacraspedus imparellus (Fischer von Röslerstamm, 1843)
 Megacraspedus separatellus (Fischer von Röslerstamm, 1843)
 Mesophleps silacella (Hübner, 1796)
 Metanarsia modesta Staudinger, 1871
 Metzneria aestivella (Zeller, 1839)
 Metzneria aprilella (Herrich-Schäffer, 1854)
  (Herrich-Schäffer, 1861)
 Metzneria ehikeella Gozmany, 1954
  (Mann, 1864)
 Metzneria lappella (Linnaeus, 1758)
 Metzneria metzneriella (Stainton, 1851)
 Metzneria neuropterella (Zeller, 1839)
 Metzneria paucipunctella (Zeller, 1839)
 Mirificarma cytisella (Treitschke, 1833)
 Mirificarma eburnella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Mirificarma interrupta (Curtis, 1827)
 Mirificarma lentiginosella (Zeller, 1839)
 Mirificarma maculatella (Hübner, 1796)
 Mirificarma rhodoptera (Mann, 1866)
 Monochroa cytisella (Curtis, 1837)
 Monochroa elongella (Heinemann, 1870)
 Monochroa hornigi (Staudinger, 1883)
 Monochroa inflexella Svensson, 1992
 Monochroa lucidella (Stephens, 1834)
 Monochroa lutulentella (Zeller, 1839)
 Monochroa nomadella (Zeller, 1868)
 Monochroa palustrellus (Douglas, 1850)
 Monochroa rumicetella (O. Hofmann, 1868)
 Monochroa sepicolella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Monochroa servella (Zeller, 1839)
 Monochroa suffusella (Douglas, 1850)
 Monochroa tenebrella (Hübner, 1817)
 Neofaculta ericetella (Geyer, 1832)
 Neofaculta infernella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Neofriseria peliella (Treitschke, 1835)
 Neotelphusa sequax (Haworth, 1828)
 Nothris lemniscellus (Zeller, 1839)
 Nothris verbascella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Ornativalva ornatella Sattler, 1967
 Ornativalva plutelliformis (Staudinger, 1859)
 Parachronistis albiceps (Zeller, 1839)
  (Zeller, 1847)
 Pexicopia malvella (Hübner, 1805)
 Phthorimaea operculella (Zeller, 1873)
 Platyedra subcinerea (Haworth, 1828)
 Prolita sexpunctella (Fabricius, 1794)
 Prolita solutella (Zeller, 1839)
 Psamathocrita osseella (Stainton, 1860)
 Pseudotelphusa istrella (Mann, 1866)
 Pseudotelphusa paripunctella (Thunberg, 1794)
 Pseudotelphusa scalella (Scopoli, 1763)
 Pseudotelphusa tessella (Linnaeus, 1758)
 Psoricoptera gibbosella (Zeller, 1839)
 Psoricoptera speciosella Teich, 1893
 Ptocheuusa abnormella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Pyncostola bohemiella (Nickerl, 1864)
 Recurvaria leucatella (Clerck, 1759)
 Recurvaria nanella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Sattleria dzieduszyckii (Nowicki, 1864)
 Scrobipalpa acuminatella (Sircom, 1850)
 Scrobipalpa artemisiella (Treitschke, 1833)
 Scrobipalpa atriplicella (Fischer von Röslerstamm, 1841)
 Scrobipalpa brahmiella (Heyden, 1862)
  (E. Hofmann, 1867)
 Scrobipalpa erichi Povolny, 1964
 Scrobipalpa hyoscyamella (Stainton, 1869)
 Scrobipalpa murinella (Duponchel, 1843)
 Scrobipalpa nitentella (Fuchs, 1902)
 Scrobipalpa obsoletella (Fischer von Röslerstamm, 1841)
 Scrobipalpa ocellatella (Boyd, 1858)
 Scrobipalpa pauperella (Heinemann, 1870)
 Scrobipalpa proclivella (Fuchs, 1886)
 Scrobipalpa salicorniae (E. Hering, 1889)
 Scrobipalpa samadensis (Pfaffenzeller, 1870)
  (Pfaffenzeller, 1867)
 Scrobipalpula psilella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Scrobipalpula tussilaginis (Stainton, 1867)
 Sitotroga cerealella (Olivier, 1789) — Зернова міль
 Sophronia ascalis Gozmany, 1951
 Sophronia humerella (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Hübner, 1796)
 Sophronia semicostella (Hübner, 1813)
 Sophronia sicariellus (Zeller, 1839)
 Stenolechia gemmella (Linnaeus, 1758)
 Stomopteryx detersella (Zeller, 1847)
 Stomopteryx hungaricella Gozmany, 1957
 Stomopteryx remissella (Zeller, 1847)
 Streyella anguinella (Herrich-Schäffer, 1861)
 Syncopacma albifrontella (Heinemann, 1870)
 Syncopacma azosterella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Syncopacma captivella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Syncopacma cinctella (Clerck, 1759)
 Syncopacma cincticulella (Bruand, 1851)
 Syncopacma coronillella (Treitschke, 1833)
 Syncopacma incognitana Gozmany, 1957
 Syncopacma larseniella Gozmany, 1957
 Syncopacma linella (Chretien, 1904)
 Syncopacma montanata Gozmany, 1957
 Syncopacma ochrofasciella (Toll, 1936)
 Syncopacma patruella (Mann, 1857)
 Syncopacma sangiella (Stainton, 1863)
 Syncopacma taeniolella (Zeller, 1839)
 Syncopacma vinella (Bankes, 1898)
 Syncopacma wormiella (Wolff, 1958)
 Teleiodes flavimaculella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Teleiodes luculella (Hübner, 1813)
 Teleiodes saltuum (Zeller, 1878)
 Teleiodes vulgella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Teleiodes wagae (Nowicki, 1860)
 Teleiopsis bagriotella (Duponchel, 1840)
 Teleiopsis diffinis (Haworth, 1828)
  (Herrich-Schäffer, 1856)
 Thiotricha subocellea (Stephens, 1834)
 Xystophora carchariella (Zeller, 1839)
 Xystophora pulveratella (Herrich-Schäffer, 1854)

П'ядуни (Geometridae) 

 Abraxas grossulariata (Linnaeus, 1758)
 Abraxas sylvata (Scopoli, 1763)
 Acasis viretata (Hübner, 1799)
 Aethalura punctulata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Agriopis aurantiaria (Hübner, 1799)
 Agriopis bajaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Agriopis leucophaearia (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Agriopis marginaria (Fabricius, 1776)
 Alcis bastelbergeri (Hirschke, 1908)
 Alcis jubata (Thunberg, 1788)
 Alcis repandata (Linnaeus, 1758)
 Alsophila aceraria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Alsophila aescularia (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Angerona prunaria (Linnaeus, 1758)
 Anticlea derivata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Anticollix sparsata (Treitschke, 1828)
 Apeira syringaria (Linnaeus, 1758)
 Aplasta ononaria (Fuessly, 1783)
  (Freyer, 1830)
 Aplocera efformata (Guenee, 1858)
 Aplocera plagiata (Linnaeus, 1758)
 Aplocera praeformata (Hübner, 1826)
  (Treitschke, 1835)
 Apocheima hispidaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Archiearis parthenias (Linnaeus, 1761)
 Arichanna melanaria (Linnaeus, 1758)
 Artiora evonymaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Ascotis selenaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Alphéraky, 1876)
 Aspitates gilvaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Aspitates ochrearia (Rossi, 1794)
 Asthena albulata (Hufnagel, 1767)
 Asthena anseraria (Herrich-Schäffer, 1855)
 Baptria tibiale (Esper, 1791)
 Biston betularia (Linnaeus, 1758) — П'ядун березовий
 Biston strataria (Hufnagel, 1767)
 Boudinotiana notha (Hübner, 1803)
 Boudinotiana puella (Esper, 1787)
 Bupalus piniaria (Linnaeus, 1758)
 Cabera exanthemata (Scopoli, 1763)
 Cabera pusaria (Linnaeus, 1758)
 Campaea margaritaria (Linnaeus, 1761)
 Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758)
 Camptogramma scripturata (Hübner, 1799)
  (Hübner, 1799)
 Carsia sororiata (Hübner, 1813)
 Cataclysme riguata (Hübner, 1813)
 Catarhoe cuculata (Hufnagel, 1767)
  (Herrich-Schäffer, 1856)
  (Herrich-Schäffer, 1852)
 Catarhoe rubidata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Cepphis advenaria (Hübner, 1790)
 Chariaspilates formosaria (Eversmann, 1837)
 Charissa obscurata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Charissa pullata (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Duponchel, 1830)
 Charissa ambiguata (Duponchel, 1830)
  (Herrich-Schäffer, 1852)
 Charissa intermedia (Wehrli, 1917)
 Charissa glaucinaria (Hübner, 1799)
 Chesias rufata (Fabricius, 1775)
  (Hübner, 1809)
 Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758)
 Chlorissa cloraria (Hübner, 1813)
 Chlorissa viridata (Linnaeus, 1758)
 Chloroclysta miata (Linnaeus, 1758)
 Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767)
 Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809)
 Cidaria fulvata (Forster, 1771)
 Cleora cinctaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Cleorodes lichenaria (Hufnagel, 1767)
 Coenocalpe lapidata (Hübner, 1809)
  (Boisduval, 1840)
 Coenotephria salicata (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Colostygia aptata (Hübner, 1813)
  (Hübner, 1813)
 Colostygia kollariaria (Herrich-Schäffer, 1848)
 Colostygia olivata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Colostygia pectinataria (Knoch, 1781)
 Colostygia turbata (Hübner, 1799)
 Colotois pennaria (Linnaeus, 1761)
 Comibaena bajularia (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758)
 Costaconvexa polygrammata (Borkhausen, 1794)
 Crocallis elinguaria (Linnaeus, 1758)
 Crocallis tusciaria (Borkhausen, 1793)
 Crocota niveata (Scopoli, 1763)
 Cyclophora linearia (Hübner, 1799)
 Cyclophora porata (Linnaeus, 1767)
 Cyclophora punctaria (Linnaeus, 1758)
  (Zeller, 1847)
 Cyclophora albiocellaria (Hübner, 1789)
 Cyclophora albipunctata (Hufnagel, 1767)
 Cyclophora annularia (Fabricius, 1775)
 Cyclophora pendularia (Clerck, 1759)
 Cyclophora puppillaria (Hübner, 1799)
 Cyclophora quercimontaria (Bastelberger, 1897)
 Cyclophora ruficiliaria (Herrich-Schäffer, 1855)
  (Staudinger, 1879)
 Deileptenia ribeata (Clerck, 1759)
 Digrammia rippertaria (Duponchel, 1830)
  (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Christoph, 1885)
 Dysstroma citrata (Linnaeus, 1761)
 Dysstroma truncata (Hufnagel, 1767)
 Earophila badiata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Ecliptopera capitata (Herrich-Schäffer, 1839)
 Ecliptopera silaceata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Ectropis crepuscularia (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Hübner, 1790)
  (Metzner, 1845)
 Electrophaes corylata (Thunberg, 1792)
 Elophos operaria (Hübner, 1813)
 Elophos dilucidaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Elophos vittaria (Thunberg, 1788)
 Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758)
 Ennomos alniaria (Linnaeus, 1758)
 Ennomos autumnaria (Werneburg, 1859)
 Ennomos erosaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Ennomos fuscantaria (Haworth, 1809)
  (Hübner, 1813)
 Ennomos quercinaria (Hufnagel, 1767)
 Entephria caesiata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Entephria cyanata (Hübner, 1809)
 Entephria flavicinctata (Hübner, 1813)
 Entephria infidaria (de La Harpe, 1853)
 Entephria nobiliaria (Herrich-Schäffer, 1852)
  (Geyer, 1831)
 Epione repandaria (Hufnagel, 1767)
 Epione vespertaria (Linnaeus, 1767)
 Epirrhoe alternata (Muller, 1764)
 Epirrhoe galiata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Epirrhoe hastulata (Hübner, 1790)
 Epirrhoe molluginata (Hübner, 1813)
 Epirrhoe rivata (Hübner, 1813)
 Epirrhoe tristata (Linnaeus, 1758)
 Epirrita autumnata (Borkhausen, 1794)
 Epirrita christyi (Allen, 1906)
 Epirrita dilutata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Erannis ankeraria (Staudinger, 1861)
  (Staudinger, 1879)
 Erannis defoliaria (Clerck, 1759)
 Euchoeca nebulata (Scopoli, 1763)
 Eulithis mellinata (Fabricius, 1787)
 Eulithis populata (Linnaeus, 1758)
 Eulithis prunata (Linnaeus, 1758)
 Eulithis testata (Linnaeus, 1761)
 Eumannia lepraria (Rebel, 1909)
  (Mann, 1864)
 Euphyia biangulata (Haworth, 1809)
 Euphyia frustata (Treitschke, 1828)
 Euphyia unangulata (Haworth, 1809)
 Eupithecia abbreviata Stephens, 1831
 Eupithecia abietaria (Goeze, 1781)
 Eupithecia absinthiata (Clerck, 1759)
 Eupithecia actaeata Walderdorff, 1869
 Eupithecia alliaria Staudinger, 1870
 Eupithecia analoga Djakonov, 1926
 Eupithecia assimilata Doubleday, 1856
  Christoph, 1867
  (Donzel, 1837)
 Eupithecia cauchiata (Duponchel, 1831)
 Eupithecia centaureata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Eupithecia conterminata (Lienig, 1846)
  (Packard, 1874)
 Eupithecia denotata (Hübner, 1813)
 Eupithecia denticulata (Treitschke, 1828)
 Eupithecia distinctaria Herrich-Schäffer, 1848
 Eupithecia dodoneata Guenee, 1858
 Eupithecia egenaria Herrich-Schäffer, 1848
 Eupithecia exiguata (Hübner, 1813)
 Eupithecia expallidata Doubleday, 1856
 Eupithecia extensaria (Freyer, 1844)
 Eupithecia extraversaria Herrich-Schäffer, 1852
 Eupithecia extremata (Fabricius, 1787)
  Christoph, 1887
  Herrich-Schäffer, 1861
 Eupithecia graphata (Treitschke, 1828)
 Eupithecia gratiosata Herrich-Schäffer, 1861
 Eupithecia gueneata Milliere, 1862
 Eupithecia haworthiata Doubleday, 1856
 Eupithecia icterata (de Villers, 1789)
 Eupithecia immundata (Lienig, 1846)
 Eupithecia impurata (Hübner, 1813)
 Eupithecia indigata (Hübner, 1813)
 Eupithecia innotata (Hufnagel, 1767)
 Eupithecia insigniata (Hübner, 1790)
 Eupithecia intricata (Zetterstedt, 1839)
 Eupithecia inturbata (Hübner, 1817)
 Eupithecia irriguata (Hübner, 1813)
 Eupithecia lanceata (Hübner, 1825)
 Eupithecia laquaearia Herrich-Schäffer, 1848
 Eupithecia lariciata (Freyer, 1841)
 Eupithecia linariata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Eupithecia millefoliata Rossler, 1866
  Dietze, 1910
 Eupithecia nanata (Hübner, 1813)
 Eupithecia ochridata Schutze & Pinker, 1968
 Eupithecia orphnata W. Petersen, 1909
  (Rambur, 1833)
 Eupithecia pauxillaria Boisduval, 1840
  Guenee, 1858
 Eupithecia pimpinellata (Hübner, 1813)
 Eupithecia plumbeolata (Haworth, 1809)
  Stephens, 1831
 Eupithecia pusillata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Eupithecia pygmaeata (Hübner, 1799)
 Eupithecia pyreneata Mabille, 1871
 Eupithecia satyrata (Hübner, 1813)
  Bohatsch, 1893
 Eupithecia selinata Herrich-Schäffer, 1861
 Eupithecia semigraphata Bruand, 1850
 Eupithecia silenata Assmann, 1848
  Mabille, 1867
 Eupithecia simpliciata (Haworth, 1809)
 Eupithecia sinuosaria (Eversmann, 1848)
  (Metzner, 1846)
 Eupithecia subfuscata (Haworth, 1809)
 Eupithecia subumbrata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Eupithecia succenturiata (Linnaeus, 1758)
 Eupithecia tantillaria Boisduval, 1840
 Eupithecia tenuiata (Hübner, 1813)
 Eupithecia tripunctaria Herrich-Schäffer, 1852
 Eupithecia trisignaria Herrich-Schäffer, 1848
 Eupithecia undata (Freyer, 1840)
 Eupithecia valerianata (Hübner, 1813)
  Alphéraky, 1876
 Eupithecia venosata (Fabricius, 1787)
 Eupithecia veratraria Herrich-Schäffer, 1848
 Eupithecia virgaureata Doubleday, 1861
 Eupithecia vulgata (Haworth, 1809)
 Eustroma reticulata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Fagivorina arenaria (Hufnagel, 1767)
 Gagitodes sagittata (Fabricius, 1787)
 Gandaritis pyraliata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Geometra papilionaria (Linnaeus, 1758)
 Glacies alpinata (Scopoli, 1763)
 Glacies bentelii (Ratzer, 1890)
 Glacies canaliculata (Hochenwarth, 1785)
 Glacies coracina (Esper, 1805)
 Glacies noricana (Wagner, 1898)
  (Boisduval, 1840)
 Gnophos furvata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Gnophos obfuscata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Gnophos dumetata Treitschke, 1827
 Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809)
 Heliomata glarearia (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Hemistola chrysoprasaria (Esper, 1795)
 Hemithea aestivaria (Hübner, 1789)
 Horisme aemulata (Hübner, 1813)
 Horisme aquata (Hübner, 1813)
  (Herrich-Schäffer, 1838)
 Horisme corticata (Treitschke, 1835)
  (de La Harpe, 1855)
 Horisme tersata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Horisme vitalbata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Hydrelia flammeolaria (Hufnagel, 1767)
 Hydrelia sylvata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Hydria cervinalis (Scopoli, 1763)
 Hydria undulata (Linnaeus, 1758)
 Hydriomena furcata (Thunberg, 1784)
 Hydriomena impluviata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Hydriomena ruberata (Freyer, 1831)
 Hylaea fasciaria (Linnaeus, 1758)
 Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763)
 Hypomecis roboraria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Hypoxystis pluviaria (Fabricius, 1787)
 Idaea aureolaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Idaea aversata (Linnaeus, 1758)
 Idaea biselata (Hufnagel, 1767)
  (Herrich-Schäffer, 1852)
  (Lederer, 1853)
 Idaea contiguaria (Hübner, 1799)
 Idaea degeneraria (Hübner, 1799)
 Idaea deversaria (Herrich-Schäffer, 1847)
 Idaea dilutaria (Hübner, 1799)
 Idaea dimidiata (Hufnagel, 1767)
  (Rambur, 1833)
 Idaea emarginata (Linnaeus, 1758)
  (Hübner, 1799)
 Idaea fuscovenosa (Goeze, 1781)
 Idaea humiliata (Hufnagel, 1767)
  (Rambur, 1833)
 Idaea inquinata (Scopoli, 1763)
  (Scopoli, 1763)
 Idaea macilentaria (Herrich-Schäffer, 1847)
 Idaea moniliata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Idaea muricata (Hufnagel, 1767)
  (Herrich-Schäffer, 1861)
  (Rambur, 1833)
 Idaea ochrata (Scopoli, 1763)
 Idaea pallidata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Idaea politaria (Hübner, 1799)
  (Staudinger, 1901)
 Idaea rufaria (Hübner, 1799)
  (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Idaea seriata (Schrank, 1802)
  (Hübner, 1813)
 Idaea serpentata (Hufnagel, 1767)
 Idaea spissilimbaria (Mabille, 1888)
 Idaea straminata (Borkhausen, 1794)
 Idaea subsericeata (Haworth, 1809)
 Idaea sylvestraria (Hübner, 1799)
 Idaea trigeminata (Haworth, 1809)
 Isturgia arenacearia (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Isturgia murinaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Isturgia roraria (Fabricius, 1776)
 Jodis lactearia (Linnaeus, 1758)
 Jodis putata (Linnaeus, 1758)
 Lampropteryx otregiata (Metcalfe, 1917)
 Lampropteryx suffumata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Larentia clavaria (Haworth, 1809)
 Ligdia adustata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Lithostege coassata (Hübner, 1825)
 Lithostege farinata (Hufnagel, 1767)
 Lithostege griseata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Lobophora halterata (Hufnagel, 1767)
 Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758)
 Lomographa bimaculata (Fabricius, 1775)
 Lomographa temerata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Lycia hirtaria (Clerck, 1759)
 Lycia pomonaria (Hübner, 1790)
 Lycia zonaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Lythria cruentaria (Hufnagel, 1767)
 Lythria purpuraria (Linnaeus, 1758)
 Macaria alternata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Macaria artesiaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Macaria brunneata (Thunberg, 1784)
 Macaria carbonaria (Clerck, 1759)
 Macaria liturata (Clerck, 1759)
 Macaria notata (Linnaeus, 1758)
 Macaria signaria (Hübner, 1809)
 Macaria wauaria (Linnaeus, 1758)
 Martania taeniata (Stephens, 1831)
 Megaspilates mundataria (Stoll, 1782)
 Melanthia alaudaria (Freyer, 1846)
 Melanthia procellata (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Thunberg, 1792)
 Mesoleuca albicillata (Linnaeus, 1758)
 Mesotype didymata (Linnaeus, 1758)
 Mesotype parallelolineata (Retzius, 1783)
 Mesotype verberata (Scopoli, 1763)
 Microloxia herbaria (Hübner, 1813)
 Minoa murinata (Scopoli, 1763)
 Narraga fasciolaria (Hufnagel, 1767)
 Narraga tessularia (Metzner, 1845)
 Nebula achromaria (de La Harpe, 1853)
 Nebula nebulata (Treitschke, 1828)
 Nothocasis sertata (Hübner, 1817)
 Nychiodes dalmatina Wagner, 1909
  Wagner, 1919
 Nycterosea obstipata (Fabricius, 1794)
 Odezia atrata (Linnaeus, 1758)
 Odontopera bidentata (Clerck, 1759)
 Operophtera brumata (Linnaeus, 1758)
 Operophtera fagata (Scharfenberg, 1805)
 Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758)
 Orthonama vittata (Borkhausen, 1794)
  (Hübner, 1799)
 Ourapteryx sambucaria (Linnaeus, 1758)
 Palaeocrocota ostrogovichi (Caradja, 1930)
 Paraboarmia viertlii (Bohatsch, 1883)
 Paradarisa consonaria (Hübner, 1799)
 Parectropis similaria (Hufnagel, 1767)
 Pareulype berberata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Pasiphila chloerata (Mabille, 1870)
 Pasiphila debiliata (Hübner, 1817)
 Pasiphila rectangulata (Linnaeus, 1758)
 Pelurga comitata (Linnaeus, 1758)
 Pennithera firmata (Hübner, 1822)
 Perconia strigillaria (Hübner, 1787)
 Peribatodes ilicaria (Geyer, 1833)
 Peribatodes rhomboidaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Peribatodes secundaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Hübner, 1809)
 Perizoma affinitata (Stephens, 1831)
 Perizoma albulata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Perizoma alchemillata (Linnaeus, 1758)
 Perizoma bifaciata (Haworth, 1809)
 Perizoma blandiata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Perizoma flavofasciata (Thunberg, 1792)
 Perizoma hydrata (Treitschke, 1829)
 Perizoma incultaria (Herrich-Schäffer, 1848)
 Perizoma lugdunaria (Herrich-Schäffer, 1855)
 Perizoma minorata (Treitschke, 1828)
 Perizoma obsoletata (Herrich-Schäffer, 1838)
 Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763)
 Phaiogramma etruscaria (Zeller, 1849)
 Phibalapteryx virgata (Hufnagel, 1767)
 Phigalia pilosaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Philereme transversata (Hufnagel, 1767)
 Philereme vetulata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1767)
 Plagodis pulveraria (Linnaeus, 1758)
 Plemyria rubiginata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758)
 Pseudoterpna pruinata (Hufnagel, 1767)
  (Sulzer, 1776)
 Pterapherapteryx sexalata (Retzius, 1783)
 Pungeleria capreolaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Rheumaptera hastata (Linnaeus, 1758)
 Rheumaptera subhastata (Nolcken, 1870)
 Rhodometra sacraria (Linnaeus, 1767)
  Amsel, 1935
 Rhodostrophia tabidaria (Zeller, 1847)
 Rhodostrophia vibicaria (Clerck, 1759)
 Schistostege decussata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Schistostege nubilaria (Hübner, 1799)
  (Lederer, 1853)
  (Herrich-Schäffer, 1847)
  (Hübner, 1809)
 Scopula flaccidaria (Zeller, 1852)
 Scopula floslactata (Haworth, 1809)
  (Hübner, 1799)
 Scopula immutata (Linnaeus, 1758)
 Scopula incanata (Linnaeus, 1758)
 Scopula marginepunctata (Goeze, 1781)
  (Herrich-Schäffer, 1847)
 Scopula ternata Schrank, 1802
 Scopula caricaria (Reutti, 1853)
 Scopula corrivalaria (Kretschmar, 1862)
 Scopula decorata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Scopula immorata (Linnaeus, 1758)
 Scopula nemoraria (Hübner, 1799)
 Scopula nigropunctata (Hufnagel, 1767)
 Scopula ornata (Scopoli, 1763)
 Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767)
  (Treitschke, 1828)
 Scopula tessellaria (Boisduval, 1840)
 Scopula turbidaria (Hübner, 1819)
  (Staudinger, 1870)
 Scopula umbelaria (Hübner, 1813)
 Scopula virgulata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Scotopteryx bipunctaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758)
 Scotopteryx coarctaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Scotopteryx ignorata Huemer & Hausmann, 1998
 Scotopteryx luridata (Hufnagel, 1767)
 Scotopteryx moeniata (Scopoli, 1763)
 Scotopteryx mucronata (Scopoli, 1763)
  (Duponchel, 1830)
 Selenia dentaria (Fabricius, 1775)
 Selenia lunularia (Hübner, 1788)
 Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767)
  (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Siona lineata (Scopoli, 1763)
 Spargania luctuata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Stegania cararia (Hübner, 1790)
 Stegania dilectaria (Hübner, 1790)
 Synopsia sociaria (Hübner, 1799)
 Tephronia sepiaria (Hufnagel, 1767)
 Thalera fimbrialis (Scopoli, 1763)
 Thera britannica (Turner, 1925)
 Thera cognata (Thunberg, 1792)
 Thera juniperata (Linnaeus, 1758)
 Thera obeliscata (Hübner, 1787)
 Thera variata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Thera vetustata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Therapis flavicaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Theria rupicapraria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Thetidia smaragdaria (Fabricius, 1787)
 Timandra comae Schmidt, 1931
 Trichopteryx carpinata (Borkhausen, 1794)
 Trichopteryx polycommata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Triphosa dubitata (Linnaeus, 1758)
  (Duponchel, 1830)
 Venusia blomeri (Curtis, 1832)
 Venusia cambrica Curtis, 1839
 Xanthorhoe biriviata (Borkhausen, 1794)
 Xanthorhoe decoloraria (Esper, 1806)
 Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767)
 Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759)
 Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758)
 Xanthorhoe incursata (Hübner, 1813)
 Xanthorhoe montanata (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Xanthorhoe quadrifasiata (Clerck, 1759)
 Xanthorhoe spadicearia (Denis & Schiffermüller, 1775)

Glyphipterigidae 

 Acrolepia autumnitella Curtis, 1838
 Acrolepiopsis assectella (Zeller, 1839)
 Digitivalva arnicella (Heyden, 1863)
 Digitivalva perlepidella (Stainton, 1849)
 Digitivalva reticulella (Hübner, 1796)
 Digitivalva valeriella (Snellen, 1878)
 Digitivalva granitella (Treitschke, 1833)
  (Klimesch, 1956)
  (Klimesch, 1956)
 Glyphipterix bergstraesserella (Fabricius, 1781)
 Glyphipterix danilevskii Diakonoff, 1978
 Glyphipterix equitella (Scopoli, 1763)
 Glyphipterix forsterella (Fabricius, 1781)
 Glyphipterix haworthana (Stephens, 1834)
 Glyphipterix loricatella (Treitschke, 1833)
 Glyphipterix pygmaeella Rebel, 1896
 Glyphipterix simpliciella (Stephens, 1834)
 Glyphipterix thrasonella (Scopoli, 1763)
 Orthotelia sparganella (Thunberg, 1788)

Молі-строкатки (Gracillariidae) 

 Acrocercops brongniardella (Fabricius, 1798)
 Aspilapteryx limosella (Duponchel, 1843)
 Aspilapteryx tringipennella (Zeller, 1839)
 Callisto coffeella (Zetterstedt, 1839)
 Callisto denticulella (Thunberg, 1794)
 Caloptilia alchimiella (Scopoli, 1763)
 Caloptilia cuculipennella (Hübner, 1796)
 Caloptilia elongella (Linnaeus, 1761)
 Caloptilia falconipennella (Hübner, 1813)
 Caloptilia fidella (Reutti, 1853)
 Caloptilia fribergensis (Fritzsche, 1871)
 Caloptilia hauderi (Rebel, 1906)
 Caloptilia hemidactylella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Caloptilia populetorum (Zeller, 1839)
 Caloptilia rhodinella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Caloptilia robustella Jackh, 1972
 Caloptilia roscipennella (Hübner, 1796)
 Caloptilia rufipennella (Hübner, 1796)
 Caloptilia semifascia (Haworth, 1828)
 Caloptilia stigmatella (Fabricius, 1781)
 Calybites phasianipennella (Hübner, 1813)
 Calybites quadrisignella (Zeller, 1839)
 Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986
 Dialectica imperialella (Zeller, 1847)
 Euspilapteryx auroguttella Stephens, 1835
 Gracillaria syringella (Fabricius, 1794)
 Leucospilapteryx omissella (Stainton, 1848)
 Micrurapteryx gradatella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Micrurapteryx kollariella (Zeller, 1839)
 Ornixola caudulatella (Zeller, 1839)
 Parectopa ononidis (Zeller, 1839)
 Parectopa robiniella Clemens, 1863
 Parornix anglicella (Stainton, 1850)
 Parornix anguliferella (Zeller, 1847)
 Parornix betulae (Stainton, 1854)
 Parornix carpinella (Frey, 1863)
 Parornix devoniella (Stainton, 1850)
 Parornix fagivora (Frey, 1861)
 Parornix finitimella (Zeller, 1850)
 Parornix mixta (Triberti, 1980)
 Parornix petiolella (Frey, 1863)
 Parornix scoticella (Stainton, 1850)
 Parornix szocsi Gozmany, 1952
 Parornix tenella (Rebel, 1919)
 Parornix torquillella (Zeller, 1850)
 Phyllocnistis extrematrix Martynova, 1955
 Phyllocnistis labyrinthella (Bjerkander, 1790)
 Phyllocnistis saligna (Zeller, 1839)
 Phyllocnistis unipunctella (Stephens, 1834)
 Phyllocnistis xenia M. Hering, 1936
  (Duponchel, 1843)
 Phyllonorycter acerifoliella (Zeller, 1839)
 Phyllonorycter blancardella (Fabricius, 1781)
 Phyllonorycter cavella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter cerasicolella (Herrich-Schäffer, 1855)
  (Reutti, 1852)
 Phyllonorycter comparella (Duponchel, 1843)
 Phyllonorycter coryli (Nicelli, 1851)
 Phyllonorycter corylifoliella (Hübner, 1796)
  (Duponchel, 1843)
 Phyllonorycter emberizaepenella (Bouche, 1834)
 Phyllonorycter esperella (Goeze, 1783)
 Phyllonorycter fraxinella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter froelichiella (Zeller, 1839)
 Phyllonorycter geniculella (Ragonot, 1874)
 Phyllonorycter harrisella (Linnaeus, 1761)
 Phyllonorycter heegeriella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter hilarella (Zetterstedt, 1839)
 Phyllonorycter ilicifoliella (Duponchel, 1843)
 Phyllonorycter insignitella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter junoniella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter klemannella (Fabricius, 1781)
 Phyllonorycter kuhlweiniella (Zeller, 1839)
 Phyllonorycter lantanella (Schrank, 1802)
 Phyllonorycter lautella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter maestingella (Muller, 1764)
 Phyllonorycter mespilella (Hübner, 1805)
 Phyllonorycter muelleriella (Zeller, 1839)
 Phyllonorycter nicellii (Stainton, 1851)
 Phyllonorycter nigrescentella (Logan, 1851)
 Phyllonorycter oxyacanthae (Frey, 1856)
  (Wocke, 1848)
 Phyllonorycter pastorella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter platani (Staudinger, 1870)
 Phyllonorycter populifoliella (Treitschke, 1833)
 Phyllonorycter quercifoliella (Zeller, 1839)
 Phyllonorycter rajella (Linnaeus, 1758)
 Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859)
 Phyllonorycter roboris (Zeller, 1839)
 Phyllonorycter sagitella (Bjerkander, 1790)
 Phyllonorycter salicicolella (Sircom, 1848)
 Phyllonorycter salictella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter schreberella (Fabricius, 1781)
  (Duponchel, 1843)
 Phyllonorycter sorbi (Frey, 1855)
 Phyllonorycter spinicolella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter staintoniella (Nicelli, 1853)
 Phyllonorycter stettinensis (Nicelli, 1852)
 Phyllonorycter strigulatella (Lienig & Zeller, 1846)
 Phyllonorycter tenerella (Joannis, 1915)
 Phyllonorycter tristrigella (Haworth, 1828)
 Phyllonorycter ulmifoliella (Hübner, 1817)
 Sauterina hofmanniella (Schleich, 1867)

Heliodinidae 
 Heliodines roesella (Linnaeus, 1758)

Heliozelidae 

 Antispila metallella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Antispila treitschkiella (Fischer von Röslerstamm, 1843)
 Heliozela hammoniella Sorhagen, 1885
 Heliozela resplendella (Stainton, 1851)
 Heliozela sericiella (Haworth, 1828)

Тонкопряди (Hepialidae) 

 Hepialus humuli (Linnaeus, 1758) — Тонкопряд хмелевий
 Pharmacis carna (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Pharmacis fusconebulosa (DeGeer, 1778)
 Pharmacis lupulina (Linnaeus, 1758)
 Phymatopus hecta (Linnaeus, 1758)
 Triodia amasinus (Herrich-Schäffer, 1851)
 Triodia sylvina (Linnaeus, 1761)

Heterogynidae 
  (Hübner, 1819)

Incurvariidae 

 Alloclemensia mesospilella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Incurvaria koerneriella (Zeller, 1839)
 Incurvaria masculella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Incurvaria oehlmanniella (Hübner, 1796)
 Incurvaria pectinea Haworth, 1828
 Incurvaria praelatella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Incurvaria vetulella (Zetterstedt, 1839)

Коконопряди (Lasiocampidae) 

 Cosmotriche lobulina (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758)
 Eriogaster catax (Linnaeus, 1758)
 Eriogaster lanestris (Linnaeus, 1758)
 Eriogaster rimicola (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758)
 Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758)
 Gastropacha populifolia (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758) — Коконопряд дубовий
  (Eversmann, 1843)
 Lasiocampa trifolii (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758)
 Malacosoma castrensis (Linnaeus, 1758)
 Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758)
 Odonestis pruni (Linnaeus, 1758)
 Phyllodesma ilicifolia (Linnaeus, 1758)
 Phyllodesma tremulifolia (Hübner, 1810)
 Poecilocampa populi (Linnaeus, 1758)
 Trichiura crataegi (Linnaeus, 1758)

Lecithoceridae 
  (Turati, 1879)
 Lecithocera nigrana (Duponchel, 1836)
 Odites ternatella (Staudinger, 1859)

Limacodidae 

 Apoda limacodes (Hufnagel, 1766)
 Heterogenea asella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Lyonetiidae 

 Leucoptera laburnella (Stainton, 1851)
  (Stainton, 1866)
 Leucoptera lustratella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Leucoptera malifoliella (O. Costa, 1836)
 Leucoptera sinuella (Reutti, 1853)
 Leucoptera spartifoliella (Hübner, 1813)
 Lyonetia clerkella (Linnaeus, 1758)
 Lyonetia ledi Wocke, 1859
 Lyonetia prunifoliella (Hübner, 1796)
 Lyonetia pulverulentella Zeller, 1839

Lypusidae 
 Lypusa maurella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Pseudatemelia flavifrontella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Pseudatemelia subochreella (Doubleday, 1859)
 Pseudatemelia josephinae (Toll, 1956)

Micropterigidae 

 Micropterix aruncella (Scopoli, 1763)
 Micropterix aureatella (Scopoli, 1763)
 Micropterix aureoviridella (Hofner, 1898)
 Micropterix calthella (Linnaeus, 1761)
 Micropterix mansuetella Zeller, 1844
  Zeller, 1850
 Micropterix tunbergella (Fabricius, 1787)

Millieridae 
 Millieria dolosalis (Heydenreich, 1851)

Momphidae 

 Mompha langiella (Hübner, 1796)
 Mompha idaei (Zeller, 1839)
 Mompha miscella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Mompha bradleyi Riedl, 1965
 Mompha divisella Herrich-Schäffer, 1854
 Mompha epilobiella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Mompha lacteella (Stephens, 1834)
 Mompha ochraceella (Curtis, 1839)
 Mompha propinquella (Stainton, 1851)
 Mompha sturnipennella (Treitschke, 1833)
 Mompha subbistrigella (Haworth, 1828)
 Mompha locupletella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Mompha raschkiella (Zeller, 1839)
 Mompha terminella (Humphreys & Westwood, 1845)

Nepticulidae 

  (Klimesch, 1937)
 Bohemannia quadrimaculella (Boheman, 1853)
 Ectoedemia agrimoniae (Frey, 1858)
 Ectoedemia albifasciella (Heinemann, 1871)
 Ectoedemia angulifasciella (Stainton, 1849)
 Ectoedemia arcuatella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Ectoedemia argyropeza (Zeller, 1839)
 Ectoedemia atricollis (Stainton, 1857)
 Ectoedemia hannoverella (Glitz, 1872)
 Ectoedemia intimella (Zeller, 1848)
 Ectoedemia klimeschi (Skala, 1933)
  (Klimesch, 1936)
 Ectoedemia occultella (Linnaeus, 1767)
 Ectoedemia rubivora (Wocke, 1860)
 Ectoedemia spinosella (Joannis, 1908)
 Ectoedemia subbimaculella (Haworth, 1828)
 Ectoedemia turbidella (Zeller, 1848)
 Ectoedemia decentella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Ectoedemia louisella (Sircom, 1849)
 Ectoedemia sericopeza (Zeller, 1839)
 Ectoedemia euphorbiella (Stainton, 1869)
 Ectoedemia septembrella (Stainton, 1849)
 Ectoedemia atrifrontella (Stainton, 1851)
 Ectoedemia longicaudella Klimesch, 1953
 Enteucha acetosae (Stainton, 1854)
 Simplimorpha promissa (Staudinger, 1871)
 Stigmella aceris (Frey, 1857)
 Stigmella aeneofasciella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Stigmella alnetella (Stainton, 1856)
 Stigmella anomalella (Goeze, 1783)
 Stigmella assimilella (Zeller, 1848)
 Stigmella atricapitella (Haworth, 1828)
 Stigmella aurella (Fabricius, 1775)
 Stigmella basiguttella (Heinemann, 1862)
 Stigmella betulicola (Stainton, 1856)
 Stigmella carpinella (Heinemann, 1862)
 Stigmella catharticella (Stainton, 1853)
 Stigmella centifoliella (Zeller, 1848)
 Stigmella crataegella (Klimesch, 1936)
 Stigmella desperatella (Frey, 1856)
 Stigmella dryadella (O. Hofmann, 1868)
 Stigmella floslactella (Haworth, 1828)
 Stigmella freyella (Heyden, 1858)
 Stigmella glutinosae (Stainton, 1858)
 Stigmella hemargyrella (Kollar, 1832)
 Stigmella hybnerella (Hübner, 1796)
 Stigmella incognitella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Stigmella lapponica (Wocke, 1862)
 Stigmella lemniscella (Zeller, 1839)
 Stigmella malella (Stainton, 1854)
 Stigmella mespilicola (Frey, 1856)
 Stigmella microtheriella (Stainton, 1854)
 Stigmella minusculella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Stigmella nivenburgensis (Preissecker, 1942)
 Stigmella nylandriella (Tengstrom, 1848)
 Stigmella obliquella (Heinemann, 1862)
 Stigmella oxyacanthella (Stainton, 1854)
 Stigmella paliurella Gerasimov, 1937
 Stigmella paradoxa (Frey, 1858)
 Stigmella perpygmaeella (Doubleday, 1859)
 Stigmella plagicolella (Stainton, 1854)
 Stigmella prunetorum (Stainton, 1855)
 Stigmella pyri (Glitz, 1865)
 Stigmella regiella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Stigmella rhamnella (Herrich-Schäffer, 1860)
 Stigmella rolandi van Nieukerken, 1990
 Stigmella salicis (Stainton, 1854)
 Stigmella samiatella (Zeller, 1839)
 Stigmella sorbi (Stainton, 1861)
 Stigmella speciosa (Frey, 1858)
 Stigmella splendidissimella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Stigmella thuringiaca (Petry, 1904)
 Stigmella tiliae (Frey, 1856)
 Stigmella tityrella (Stainton, 1854)
 Stigmella tormentillella (Herrich-Schäffer, 1860)
 Stigmella trimaculella (Haworth, 1828)
 Stigmella ulmivora (Fologne, 1860)
 Stigmella viscerella (Stainton, 1853)
 Trifurcula headleyella (Stainton, 1854)
 Trifurcula moravica Z. & A. Lastuvka, 1994
 Trifurcula pallidella (Duponchel, 1843)
 Trifurcula serotinella Herrich-Schäffer, 1855
 Trifurcula subnitidella (Duponchel, 1843)

Совки (Noctuidae) 

  Dufay, 1956
 Abrostola asclepiadis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766)
 Abrostola triplasia (Linnaeus, 1758)
 Acontia lucida (Hufnagel, 1766)
  (Hübner, 1831)
 Acontia trabealis (Scopoli, 1763)
 Acontia melanura (Tauscher, 1809)
 Acontia titania (Esper, 1798)
  (Herrich-Schäffer, 1851)
 Acosmetia caliginosa (Hübner, 1813)
 Acronicta aceris (Linnaeus, 1758)
 Acronicta leporina (Linnaeus, 1758)
 Acronicta strigosa (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Acronicta alni (Linnaeus, 1767)
 Acronicta cuspis (Hübner, 1813)
 Acronicta psi (Linnaeus, 1758) — Стрільчатка псі
 Acronicta tridens (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Acronicta auricoma (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Acronicta cinerea (Hufnagel, 1766)
 Acronicta euphorbiae (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Acronicta menyanthidis (Esper, 1789)
  (Mann, 1862)
 Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758)
 Actebia praecox (Linnaeus, 1758)
 Actebia fugax (Treitschke, 1825)
 Actinotia polyodon (Clerck, 1759)
  (Esper, 1804)
 Aedia funesta (Esper, 1786)
  (Linnaeus, 1758)
 Aedophron rhodites (Eversmann, 1851)
 Aegle kaekeritziana (Hübner, 1799)
  (Esper, 1798)
 Agrochola lychnidis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Agrochola helvola (Linnaeus, 1758)
 Agrochola humilis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Agrochola litura (Linnaeus, 1758)
 Agrochola nitida (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Agrochola lota (Clerck, 1759)
 Agrochola macilenta (Hübner, 1809)
 Agrochola laevis (Hübner, 1803)
 Agrochola circellaris (Hufnagel, 1766)
 Agrotis bigramma (Esper, 1790)
  (Milliere, 1873)
 Agrotis cinerea (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Agrotis clavis (Hufnagel, 1766)
 Agrotis desertorum Boisduval, 1840
 Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758)
 Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766)
 Agrotis obesa Boisduval, 1829
 Agrotis segetum (Denis & Schiffermuller, 1775) — Совка озима
 Agrotis trifurca Eversmann, 1837
 Agrotis trux (Hübner, 1824)
 Agrotis vestigialis (Hufnagel, 1766)
 Allophyes oxyacanthae (Linnaeus, 1758)
 Ammoconia caecimacula (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Amphipoea fucosa (Freyer, 1830)
 Amphipoea oculea (Linnaeus, 1761)
 Amphipyra berbera Rungs, 1949
 Amphipyra livida (Denis & Schiffermüller, 1775)
  Lederer, 1857
 Amphipyra perflua (Fabricius, 1787)
 Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758)
  Herrich-Schäffer, 1850
 Amphipyra tetra (Fabricius, 1787)
 Amphipyra tragopoginis (Clerck, 1759)
  (Goeze, 1781)
 Anaplectoides prasina (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Anarta myrtilli (Linnaeus, 1761)
  (Tauscher, 1809)
 Anarta stigmosa (Christoph, 1887)
 Anarta trifolii (Hufnagel, 1766)
 Anorthoa munda (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Herrich-Schäffer, 1851)
 Antitype chi (Linnaeus, 1758)
  (Geyer, 1832)
 Apamea anceps (Denis & Schiffermuller, 1775) — Совка сіра зернова
 Apamea aquila Donzel, 1837
 Apamea crenata (Hufnagel, 1766)
 Apamea epomidion (Haworth, 1809)
 Apamea furva (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Apamea illyria Freyer, 1846
 Apamea lateritia (Hufnagel, 1766)
 Apamea lithoxylaea (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Geyer, 1834)
 Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766)
 Apamea oblonga (Haworth, 1809)
 Apamea platinea (Treitschke, 1825)
 Apamea remissa (Hübner, 1809)
 Apamea rubrirena (Treitschke, 1825)
 Apamea scolopacina (Esper, 1788)
 Apamea sordens (Hufnagel, 1766)
 Apamea sublustris (Esper, 1788)
  (Osthelder, 1933)
 Apamea unanimis (Hübner, 1813)
  (Treitschke, 1825)
  (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Boisduval, 1829)
 Aporophyla lutulenta (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Aporophyla nigra (Haworth, 1809)
 Apterogenum ypsillon (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Archanara dissoluta (Treitschke, 1825)
 Archanara neurica (Hübner, 1808)
 Arenostola phragmitidis (Hübner, 1803)
 Asteroscopus sphinx (Hufnagel, 1766)
  (Warren, 1910)
 Atethmia ambusta (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Atethmia centrago (Haworth, 1809)
 Athetis furvula (Hübner, 1808)
 Athetis gluteosa (Treitschke, 1835)
 Athetis pallustris (Hübner, 1808)
 Athetis lepigone (Moschler, 1860)
 Atypha pulmonaris (Esper, 1790)
 Auchmis detersa (Esper, 1787)
 Autographa bractea (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Autographa gamma (Linnaeus, 1758)
 Autographa jota (Linnaeus, 1758)
 Autographa pulchrina (Haworth, 1809)
 Axylia putris (Linnaeus, 1761)
 Brachionycha nubeculosa (Esper, 1785)
 Brachylomia viminalis (Fabricius, 1776)
 Bryophila ereptricula Treitschke, 1825
 Bryophila raptricula (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Bryophila ravula (Hübner, 1813)
  (Warren, 1909)
  (Boursin, 1953)
 Bryophila domestica (Hufnagel, 1766)
 Calamia tridens (Hufnagel, 1766)
 Calliergis ramosa (Esper, 1786)
 Callopistria juventina (Stoll, 1782)
  (Duponchel, 1827)
 Calophasia lunula (Hufnagel, 1766)
  (Esper, 1793)
 Calophasia platyptera (Esper, 1788)
 Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766)
  (Donzel, 1837)
  Staudinger, 1879
 Caradrina clavipalpis Scopoli, 1763
 Caradrina selini Boisduval, 1840
 Caradrina albina Eversmann, 1848
  Rambur, 1834
 Caradrina kadenii Freyer, 1836
  Freyer, 1840
 Cardepia hartigi Parenzan, 1981
 Ceramica pisi (Linnaeus, 1758)
 Cerapteryx graminis (Linnaeus, 1758)
 Cerastis leucographa (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Cerastis rubricosa (Denis & Schiffermüller, 1775)
  Eversmann, 1844
 Charanyca trigrammica (Hufnagel, 1766)
 Charanyca ferruginea (Esper, 1785)
 Chersotis cuprea (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Esper, 1803)
  (Rebel, 1904)
 Chersotis margaritacea (Villers, 1789)
 Chersotis multangula (Hübner, 1803)
 Chersotis rectangula (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Chilodes maritima (Tauscher, 1806)
 Chloantha hyperici (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Chrysodeixis chalcites (Esper, 1789)
  (Esper, 1789)
 Coenobia rufa (Haworth, 1809)
 Colocasia coryli (Linnaeus, 1758)
 Conisania cervina (Eversmann, 1842)
 Conisania leineri (Freyer, 1836)
 Conisania poelli Stertz, 1915
 Conisania luteago (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Conistra ligula (Esper, 1791)
 Conistra rubiginosa (Scopoli, 1763)
 Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761)
 Conistra veronicae (Hübner, 1813)
 Conistra erythrocephala (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Conistra rubiginea (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Failla-Tedaldi, 1890)
  (Linnaeus, 1767)
 Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758)
 Cosmia diffinis (Linnaeus, 1767)
 Cosmia pyralina (Denis & Schiffermüller, 1775)
  Herrich-Schäffer, 1849
 Cosmia affinis (Linnaeus, 1767)
 Craniophora ligustri (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Craniophora pontica (Staudinger, 1878)
 Cryphia fraudatricula (Hübner, 1803)
 Cryphia receptricula (Hübner, 1803)
 Cryphia algae (Fabricius, 1775)
  (Boursin, 1940)
  Herrich-Schäffer, 1850
 Cucullia absinthii (Linnaeus, 1761)
 Cucullia argentea (Hufnagel, 1766) — Каптурниця срібна
 Cucullia artemisiae (Hufnagel, 1766)
 Cucullia asteris (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Cucullia balsamitae Boisduval, 1840
 Cucullia biornata Fischer von Waldheim, 1840
 Cucullia campanulae Freyer, 1831
 Cucullia chamomillae (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Hübner, 1813)
 Cucullia fraudatrix Eversmann, 1837
 Cucullia gnaphalii (Hübner, 1813)
 Cucullia lactucae (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Cucullia lucifuga (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Cucullia mixta Freyer, 1841
 Cucullia pustulata Eversmann, 1842
  (Hübner, 1813)
 Cucullia scopariae Dorfmeister, 1853
 Cucullia tanaceti (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Cucullia umbratica (Linnaeus, 1758)
 Cucullia xeranthemi Boisduval, 1840
 Cucullia blattariae (Esper, 1790)
  (G. Ronkay & L. Ronkay, 1994)
 Cucullia lanceolata (Villers, 1789)
 Cucullia lychnitis Rambur, 1833
 Cucullia prenanthis Boisduval, 1840
 Cucullia scrophulariae (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Cucullia verbasci (Linnaeus, 1758)
 Dasypolia templi (Thunberg, 1792)
 Deltote bankiana (Fabricius, 1775)
 Deltote deceptoria (Scopoli, 1763)
 Deltote uncula (Clerck, 1759)
 Deltote pygarga (Hufnagel, 1766)
 Denticucullus pygmina (Haworth, 1809)
 Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758)
 Diachrysia chryson (Esper, 1789)
  (Oberthür, 1880)
 Diachrysia stenochrysis (Warren, 1913)
 Diachrysia zosimi (Hübner, 1822)
 Diarsia brunnea (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Diarsia dahlii (Hübner, 1813)
 Diarsia florida (F. Schmidt, 1859)
 Diarsia mendica (Fabricius, 1775)
 Diarsia rubi (Vieweg, 1790)
 Dichagyris flammatra (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Dichagyris musiva (Hübner, 1803)
 Dichagyris candelisequa (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Herrich-Schäffer, 1852)
 Dichagyris forcipula (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Kollar, 1846)
  (Hofner, 1888)
  (Alphéraky, 1882)
 Dichagyris renigera (Hübner, 1808)
 Dichagyris signifera (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Hübner, 1808)
 Dichonia convergens (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Dicycla oo (Linnaeus, 1758)
 Diloba caeruleocephala (Linnaeus, 1758)
 Dioszeghyana schmidti (Dioszeghy, 1935)
 Divaena haywardi (Tams, 1926) — Совка Гайварда
  Wagner, 1931
 Dryobotodes eremita (Fabricius, 1775)
  (Esper, 1790)
 Dypterygia scabriuscula (Linnaeus, 1758)
 Egira conspicillaris (Linnaeus, 1758)
  Hreblay, 1994
 Elaphria venustula (Hübner, 1790)
  (Hübner, 1808)
 Enargia paleacea (Esper, 1788)
  (Boisduval, 1840)
 Eogena contaminei (Eversmann, 1847)
 Epilecta linogrisea (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Freyer, 1835)
 Epipsilia grisescens (Fabricius, 1794)
 Epipsilia latens (Hübner, 1809)
 Episema glaucina (Esper, 1789)
 Episema korsakovi (Christoph, 1885)
  Christoph, 1885
 Episema tersa (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Eremobia ochroleuca (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Eremohadena immunda (Eversmann, 1842)
 Eucarta amethystina (Hübner, 1803)
 Eucarta virgo (Treitschke, 1835)
 Euchalcia consona (Fabricius, 1787)
 Euchalcia modestoides Poole, 1989
 Euchalcia variabilis (Piller, 1783) — Евхальція різнобарвна
 Eugnorisma depuncta (Linnaeus, 1761)
  (Staudinger, 1892)
 Eugraphe sigma (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758)
 Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766)
 Eurois occulta (Linnaeus, 1758)
 Euxoa aquilina (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Euxoa birivia (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Hübner, 1824)
  (Hübner, 1824)
 Euxoa diaphora Boursin, 1928
 Euxoa distinguenda (Lederer, 1857)
  Wagner, 1930
  (Donzel, 1847)
  (Christoph, 1877)
 Euxoa nigricans (Linnaeus, 1761)
 Euxoa nigrofusca (Esper, 1788)
 Euxoa obelisca (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Euxoa recussa (Hübner, 1817)
  (Duponchel, 1837)
 Euxoa temera (Hübner, 1808)
 Euxoa tritici (Linnaeus, 1761)
 Euxoa vitta (Esper, 1789)
 Fabula zollikoferi (Freyer, 1836)
 Globia algae (Esper, 1789)
 Globia sparganii (Esper, 1790)
 Gortyna borelii Pierret, 1837
 Gortyna flavago (Denis & Schiffermüller, 1775)
  Herrich-Schäffer, 1849
 Graphiphora augur (Fabricius, 1775)
 Griposia aprilina (Linnaeus, 1758)
 Hada plebeja (Linnaeus, 1761)
 Hadena irregularis (Hufnagel, 1766)
 Hadena perplexa (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Hadena silenes (Hübner, 1822)
 Hadena syriaca (Osthelder, 1933)
 Hadena albimacula (Borkhausen, 1792)
  (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Hadena capsincola (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Hadena compta (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Hadena confusa (Hufnagel, 1766)
 Hadena filograna (Esper, 1788)
 Hadena magnolii (Boisduval, 1829)
 Hecatera bicolorata (Hufnagel, 1766)
 Hecatera cappa (Hübner, 1809)
 Hecatera dysodea (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Helicoverpa armigera (Hübner, 1808)
 Heliothis adaucta Butler, 1878
 Heliothis incarnata Freyer, 1838
 Heliothis maritima Graslin, 1855
 Heliothis nubigera Herrich-Schäffer, 1851
 Heliothis ononis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Heliothis peltigera (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Heliothis viriplaca (Hufnagel, 1766)
  (Sodoffsky, 1849)
 Helotropha leucostigma (Hübner, 1808)
 Hoplodrina ambigua (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Hoplodrina blanda (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781)
 Hoplodrina respersa (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Hoplodrina superstes (Ochsenheimer, 1816)
 Hydraecia micacea (Esper, 1789)
  Staudinger, 1882
 Hydraecia petasitis Doubleday, 1847
 Hydraecia ultima Holst, 1965
 Hyppa rectilinea (Esper, 1788)
 Hyssia cavernosa (Eversmann, 1842)
 Ipimorpha retusa (Linnaeus, 1761)
 Ipimorpha subtusa (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Jodia croceago (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Lacanobia contigua (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Lacanobia suasa (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Lacanobia thalassina (Hufnagel, 1766)
 Lacanobia aliena (Hübner, 1809)
 Lacanobia blenna (Hübner, 1824)
 Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758)
 Lacanobia praedita (Hübner, 1813)
 Lacanobia splendens (Hübner, 1808)
 Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766)
 Lamprosticta culta (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Lamprotes c-aureum (Knoch, 1781)
 Lasionycta imbecilla (Fabricius, 1794)
 Lasionycta proxima (Hübner, 1809)
 Lateroligia ophiogramma (Esper, 1794)
 Lenisa geminipuncta (Haworth, 1809)
  (Duponchel, 1827)
 Leucania comma (Linnaeus, 1761)
 Leucania obsoleta (Hübner, 1803)
 Leucania putrescens (Hübner, 1824)
 Leucania zeae (Duponchel, 1827)
 Lithophane consocia (Borkhausen, 1792)
 Lithophane furcifera (Hufnagel, 1766)
 Lithophane lamda (Fabricius, 1787)
  (Rambur, 1832)
 Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766)
 Lithophane semibrunnea (Haworth, 1809)
 Lithophane socia (Hufnagel, 1766)
 Litoligia literosa (Haworth, 1809)
  (Duponchel, 1826)
  (Duponchel, 1835)
 Luperina testacea (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Lycophotia molothina (Esper, 1789)
 Lycophotia porphyrea (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850)
 Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758) — Совка капустяна
 Meganephria bimaculosa (Linnaeus, 1767)
 Melanchra persicariae (Linnaeus, 1761)
 Mesapamea secalella Remm, 1983
 Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758)
 Mesogona acetosellae (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Mesogona oxalina (Hübner, 1803)
 Mesoligia furuncula (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Treitschke, 1829)
 Mniotype adusta (Esper, 1790)
 Mniotype satura (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Moma alpium (Osbeck, 1778)
 Mormo maura (Linnaeus, 1758)
 Mycteroplus puniceago (Boisduval, 1840)
 Mythimna albipuncta (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Hübner, 1817)
 Mythimna ferrago (Fabricius, 1787)
 Mythimna l-album (Linnaeus, 1767)
 Mythimna conigera (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Mythimna impura (Hübner, 1808)
 Mythimna pallens (Linnaeus, 1758)
 Mythimna pudorina (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Mythimna straminea (Treitschke, 1825)
 Mythimna turca (Linnaeus, 1761)
 Mythimna vitellina (Hübner, 1808)
 Mythimna unipuncta (Haworth, 1809)
 Mythimna alopecuri (Boisduval, 1840)
 Mythimna sicula (Treitschke, 1835)
 Naenia typica (Linnaeus, 1758)
 Noctua comes Hübner, 1813
 Noctua fimbriata (Schreber, 1759)
 Noctua interjecta Hübner, 1803
 Noctua interposita (Hübner, 1790)
 Noctua janthe (Borkhausen, 1792)
 Noctua janthina Denis & Schiffermüller, 1775
 Noctua orbona (Hufnagel, 1766)
 Noctua pronuba (Linnaeus, 1758)
  Mentzer & al., 1991
  Biebinger, Speidel & Hanigk, 1983
 Nonagria typhae (Thunberg, 1784)
  Draudt, 1931
 Nyctobrya muralis (Forster, 1771)
 Ochropleura leucogaster (Freyer, 1831)
 Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761)
 Oligia fasciuncula (Haworth, 1809)
 Oligia latruncula (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Oligia strigilis (Linnaeus, 1758)Hübner
 Oligia versicolor (Borkhausen, 1792)
  (Herrich-Schäffer, 1861)
  (Hübner, 1809)
 Omphalophana antirrhinii (Hübner, 1803)
 Oncocnemis confusa (Freyer, 1839)
 Opigena polygona (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Orbona fragariae Vieweg, 1790
 Oria musculosa (Hübner, 1808)
 Orthosia gracilis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Orthosia opima (Hübner, 1809)
 Orthosia cerasi (Fabricius, 1775)
 Orthosia cruda (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Orthosia miniosa (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Orthosia populeti (Fabricius, 1775)
 Orthosia incerta (Hufnagel, 1766)
 Orthosia gothica (Linnaeus, 1758)
 Oxicesta geographica (Fabricius, 1787)
  (Esper, 1799)
 Pabulatrix pabulatricula (Brahm, 1791)
 Pachetra sagittigera (Hufnagel, 1766)
 Panchrysia aurea (Hübner, 1803)
  (Esper, 1798)
 Panemeria tenebrata (Scopoli, 1763)
 Panemeria tenebromorpha Rakosy, Hentscholek & Huber, 1996
 Panolis flammea (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Panthea coenobita (Esper, 1785)
 Papestra biren (Goeze, 1781)
 Paradiarsia punicea (Hübner, 1803)
 Parastichtis suspecta (Hübner, 1817)
 Peridroma saucia (Hübner, 1808)
  (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Periphanes delphinii (Linnaeus, 1758) — Совка сокиркова
 Periphanes cora (Eversmann, 1837)
 Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758)
 Phlogophora scita (Hübner, 1790)
 Photedes captiuncula (Treitschke, 1825)
 Photedes extrema (Hübner, 1809)
 Photedes fluxa (Hübner, 1809)
 Photedes minima (Haworth, 1809)
  (Dale, 1837)
 Phyllophila obliterata (Rambur, 1833)
 Plusia festucae (Linnaeus, 1758)
 Plusia putnami (Grote, 1873)
 Plusidia cheiranthi (Tauscher, 1809)
 Polia bombycina (Hufnagel, 1766)
 Polia cherrug Rakosy & Wieser, 1997
 Polia hepatica (Clerck, 1759)
 Polia nebulosa (Hufnagel, 1766)
 Polychrysia moneta (Fabricius, 1787)
 Polymixis trisignata (Menetries, 1847)
 Polymixis flavicincta (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Polymixis polymita (Linnaeus, 1761)
  (Geyer, 1828)
 Polymixis xanthomista (Hübner, 1819)
 Polyphaenis sericata (Esper, 1787)
 Protolampra sobrina (Duponchel, 1843)
 Protoschinia scutosa (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Pseudeustrotia candidula (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Curo, 1883)
  (Hübner, 1817)
 Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766)
 Rhizedra lutosa (Hübner, 1803)
  (Hampson, 1907)
 Rhyacia lucipeta (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Rhyacia simulans (Hufnagel, 1766)
  (Treitschke, 1825)
 Saragossa porosa (Eversmann, 1854)
 Saragossa siccanorum (Staudinger, 1870)
  (Hübner, 1790)
  (Freyer, 1833)
 Scotochrosta pulla (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Sedina buettneri (E. Hering, 1858)
 Senta flammea (Curtis, 1828)
 Sidemia spilogramma (Rambur, 1871)
 Sideridis rivularis (Fabricius, 1775)
  (Hübner, 1809)
 Sideridis reticulata (Goeze, 1781)
  (Schawerda, 1913)
 Sideridis turbida (Esper, 1790)
 Simyra albovenosa (Goeze, 1781)
 Simyra dentinosa Freyer, 1838
 Simyra nervosa (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Spaelotis ravida (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Aurivillius, 1890)
 Spodoptera exigua (Hübner, 1808)
 Standfussiana lucernea (Linnaeus, 1758)
 Staurophora celsia (Linnaeus, 1758) — Совка розкішна
 Subacronicta megacephala (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Syngrapha interrogationis (Linnaeus, 1758)
 Syngrapha microgamma (Hübner, 1823)
  (Herrich-Schäffer, 1852)
 Thalpophila matura (Hufnagel, 1766)
 Tholera cespitis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Tholera decimalis (Poda, 1761)
 Tiliacea aurago (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Tiliacea citrago (Linnaeus, 1758)
 Tiliacea sulphurago (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758)
 Trichoplusia ni (Hübner, 1803)
 Trichosea ludifica (Linnaeus, 1758)
 Tyta luctuosa (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Ulochlaena hirta (Hübner, 1813)
 Valeria oleagina (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Xanthia gilvago (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Xanthia icteritia (Hufnagel, 1766)
 Xanthia ocellaris (Borkhausen, 1792)
 Xanthia castanea Osthelder, 1933
 Xanthia ruticilla (Esper, 1791)
 Xanthia togata (Esper, 1788)
 Xestia ashworthii (Doubleday, 1855)
 Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758)
 Xestia ditrapezium (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Xestia triangulum (Hufnagel, 1766)
 Xestia rhaetica (Staudinger, 1871)
 Xestia speciosa (Hübner, 1813)
 Xestia baja (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Xestia castanea (Esper, 1798)
  (Herrich-Schäffer, 1849)
 Xestia collina (Boisduval, 1840)
  (Hübner, 1809)
 Xestia stigmatica (Hübner, 1813)
 Xestia trifida (Fischer v. Waldheim, 1820)
 Xestia xanthographa (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Xylena solidaginis (Hübner, 1803)
 Xylena exsoleta (Linnaeus, 1758)
  Warren, 1910
 Xylena vetusta (Hübner, 1813)
 Xylocampa areola (Esper, 1789)

Nolidae 

 Bena bicolorana (Fuessly, 1775)
 Earias clorana (Linnaeus, 1761)
 Earias vernana (Fabricius, 1787)
 Meganola albula (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Daniel, 1935)
 Meganola strigula (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Meganola togatulalis (Hübner, 1796)
 Nola aerugula (Hübner, 1793)
  (Hübner, 1813)
 Nola cicatricalis (Treitschke, 1835)
 Nola confusalis (Herrich-Schäffer, 1847)
 Nola cristatula (Hübner, 1793)
 Nola cucullatella (Linnaeus, 1758)
 Nycteola asiatica (Krulikovsky, 1904)
  (Turner, 1925)
 Nycteola degenerana (Hübner, 1799)
 Nycteola revayana (Scopoli, 1772)
  (Fuchs, 1899)
 Pseudoips prasinana (Linnaeus, 1758)

Зубницеві (Notodontidae) 

 Cerura erminea (Esper, 1783)
 Cerura vinula (Linnaeus, 1758)
 Clostera anachoreta (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Clostera anastomosis (Linnaeus, 1758)
 Clostera curtula (Linnaeus, 1758)
 Clostera pigra (Hufnagel, 1766)
 Dicranura ulmi (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Drymonia dodonaea (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Drymonia obliterata (Esper, 1785)
 Drymonia querna (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Drymonia ruficornis (Hufnagel, 1766)
 Drymonia velitaris (Hufnagel, 1766)
 Furcula bicuspis (Borkhausen, 1790)
 Furcula bifida (Brahm, 1787)
 Furcula furcula (Clerck, 1759)
 Gluphisia crenata (Esper, 1785) — Глуфізія осикова
 Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775)
 Leucodonta bicoloria (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Notodonta dromedarius (Linnaeus, 1767)
 Notodonta torva (Hübner, 1803)
 Notodonta tritophus (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758)
 Odontosia carmelita (Esper, 1799)
  (Staudinger, 1892)
 Peridea anceps (Goeze, 1781)
  (Rebel, 1918)
 Phalera bucephala (Linnaeus, 1758)
  (Ochsenheimer, 1810)
 Pheosia gnoma (Fabricius, 1776)
 Pheosia tremula (Clerck, 1759)
 Pterostoma palpina (Clerck, 1759)
 Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758)
 Ptilodon cucullina (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Ptilophora plumigera (Denis & Schiffermuller, 1775) — Чубатка пишновуса
 Spatalia argentina (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Stauropus fagi (Linnaeus, 1758)
 Thaumetopoea pinivora (Treitschke, 1834)
 Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Thaumetopoea processionea (Linnaeus, 1758)

Oecophoridae 

  (Linnaeus, 1767)
 Alabonia staintoniella (Zeller, 1850)
 Aplota nigricans (Zeller, 1852)
 Batia lambdella (Donovan, 1793)
 Batia lunaris (Haworth, 1828)
 Bisigna procerella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Borkhausenia fuscescens (Haworth, 1828)
 Borkhausenia luridicomella (Herrich-Schäffer, 1856)
 Borkhausenia minutella (Linnaeus, 1758)
 Crassa tinctella (Hübner, 1796)
 Crassa unitella (Hübner, 1796)
  Zerny, 1930
 Dasycera krueperella Staudinger, 1870
 Dasycera oliviella (Fabricius, 1794)
 Decantha borkhausenii (Zeller, 1839)
 Denisia albimaculea (Haworth, 1828)
 Denisia augustella (Hübner, 1796)
 Denisia luctuosella (Duponchel, 1840)
 Denisia nubilosella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Denisia similella (Hübner, 1796)
 Denisia stipella (Linnaeus, 1758)
 Denisia stroemella (Fabricius, 1779)
 Deuterogonia pudorina (Wocke, 1857)
 Endrosis sarcitrella (Linnaeus, 1758)
 Epicallima bruandella (Ragonot, 1889)
 Epicallima formosella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Esperia sulphurella (Fabricius, 1775)
 Fabiola pokornyi (Nickerl, 1864)
 Harpella forficella (Scopoli, 1763)
 Hofmannophila pseudospretella (Stainton, 1849)
 Holoscolia huebneri Kocak, 1980
 Kasyniana diminutella (Rebel, 1931)
 Metalampra cinnamomea (Zeller, 1839)
 Minetia adamczewskii (Toll, 1956)
  (Treitschke, 1835)
 Minetia crinitus (Fabricius, 1798)
  (Hübner, 1810)
 Oecophora bractella (Linnaeus, 1758)
 Oecophora kindermanni (Herrich-Schäffer, 1854)
 Oecophora superior (Rebel, 1918)
 Pleurota marginella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Pleurota aristella (Linnaeus, 1767)
 Pleurota bicostella (Clerck, 1759)
 Pleurota brevispinella (Zeller, 1847)
 Pleurota contristatella Mann, 1867
 Pleurota cumaniella Rebel, 1907
 Pleurota ericella (Duponchel, 1839)
  Mann, 1867
  (Zeller, 1847)
 Pleurota proteella Staudinger, 1880
 Pleurota pungitiella Herrich-Schäffer, 1854
 Pleurota pyropella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Schiffermuelleria schaefferella (Linnaeus, 1758)
 Schiffermuelleria grandis (Desvignes, 1842)

Opostegidae 

 Opostega salaciella (Treitschke, 1833)
  Herrich-Schäffer, 1855
 Pseudopostega auritella (Hübner, 1813)
 Pseudopostega crepusculella (Zeller, 1839)

Peleopodidae 
 Carcina quercana (Fabricius, 1775)

Plutellidae 

 Eidophasia messingiella (Fischer von Röslerstamm, 1840)
  Herrich-Schäffer, 1854
 Plutella xylostella (Linnaeus, 1758)
 Plutella geniatella Zeller, 1839
 Plutella porrectella (Linnaeus, 1758)
 Rhigognostis annulatella (Curtis, 1832)
 Rhigognostis hufnagelii (Zeller, 1839)
 Rhigognostis incarnatella (Steudel, 1873)
 Rhigognostis senilella (Zetterstedt, 1839)

Praydidae 

 Prays fraxinella (Bjerkander, 1784)

Prodoxidae 

 Lampronia aeripennella (Rebel, 1889)
 Lampronia capitella (Clerck, 1759)
 Lampronia corticella (Linnaeus, 1758)
 Lampronia flavimitrella (Hübner, 1817)
 Lampronia fuscatella (Tengstrom, 1848)
 Lampronia intermediella (Heinemann, 1870)
 Lampronia luzella (Hübner, 1817)
 Lampronia morosa Zeller, 1852
 Lampronia provectella (Heyden, 1865)
 Lampronia rupella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Psychidae 

 Acanthopsyche atra (Linnaeus, 1767)
  (Lederer, 1855)
  Szocs, 1961
  (Mann, 1855)
 Acentra subvestalis (Wehrli, 1933)
  (Staudinger, 1871)
 Anaproutia comitella (Bruand, 1853)
  (Bruand, 1853)
 Apterona helicoidella (Vallot, 1827)
 Bacotia claustrella (Bruand, 1845)
 Bijugis bombycella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Bijugis pectinella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Canephora hirsuta (Poda, 1761)
 Dahlica lichenella (Linnaeus, 1761)
 Dahlica nickerlii (Heinemann, 1870)
 Dahlica rakosyi Weidlich, 2005
 Dahlica sauteri (Hattenschwiler, 1977)
 Dahlica triquetrella (Hübner, 1813)
 Dahlica wagneri (Gozmany, 1952)
 Diplodoma adspersella Heinemann, 1870
 Diplodoma laichartingella Goeze, 1783
 Eosolenobia manni Zeller, 1852
 Epichnopterix kovacsi Sieder, 1955
 Epichnopterix plumella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Eumasia parietariella (Heydenreich, 1851)
 Megalophanes stetinensis (E. Hering, 1846)
 Megalophanes viciella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Narycia astrella (Herrich-Schäffer, 1851)
 Narycia duplicella (Goeze, 1783)
  (Staudinger, 1871)
 Pachythelia villosella (Ochsenheimer, 1810)
 Postsolenobia banatica (M. Hering, 1922)
 Postsolenobia nanosella Petru & Liska, 2003
 Praesolenobia clathrella Fischer v. Röslerstamm, 1837
 Proutia betulina (Zeller, 1839)
 Pseudobankesia dioszeghyi (Rebel, 1938)
 Psyche casta (Pallas, 1767)
 Psyche crassiorella Bruand, 1851
 Psychidea balcanica (Wehrli, 1933)
  (Ochsenheimer, 1810)
 Ptilocephala agrostidis (Schrank, 1802)
 Ptilocephala muscella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Ptilocephala plumifera (Ochsenheimer, 1810)
 Rebelia herrichiella Strand, 1912
 Rebelia kruegeri Turati, 1914
 Rebelia perlucidella (Bruand, 1853)
 Rebelia sapho (Milliere, 1864)
 Rebelia surientella (Bruand, 1858)
 Reisseronia arnscheidi Weidlich, 2006
 Siederia listerella (Linnaeus, 1758)
 Siederia transsilvanica Herrmann & Weidlich, 1999
 Sterrhopterix fusca (Haworth, 1809)
 Sterrhopterix standfussi (Wocke, 1851)
 Taleporia politella (Ochsenheimer, 1816)
 Taleporia tubulosa (Retzius, 1783)
  (Ochsenheimer, 1810)

Pterolonchidae 
 Pterolonche albescens Zeller, 1847

Pterophoridae 

 Adaina microdactyla (Hübner, 1813)
 Agdistis adactyla (Hübner, 1819)
  (Curtis, 1833)
 Agdistis intermedia Caradja, 1920
  (Zeller, 1847)
  Milliere, 1875
 Agdistis tamaricis (Zeller, 1847)
 Amblyptilia acanthadactyla (Hübner, 1813)
 Amblyptilia punctidactyla (Haworth, 1811)
 Buszkoiana capnodactylus (Zeller, 1841)
 Calyciphora albodactylus (Fabricius, 1794)
  (Treitschke, 1833)
  (Gregson, 1867)
 Capperia celeusi (Frey, 1886)
 Capperia fusca (O. Hofmann, 1898)
 Capperia maratonica Adamczewski, 1951
 Capperia trichodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Cnaemidophorus rhododactyla (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Crombrugghia distans (Zeller, 1847)
  (Zeller, 1847)
 Crombrugghia tristis (Zeller, 1841)
 Emmelina monodactyla (Linnaeus, 1758)
 Geina didactyla (Linnaeus, 1758)
 Gillmeria miantodactylus (Zeller, 1841)
 Gillmeria ochrodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Gillmeria pallidactyla (Haworth, 1811)
 Hellinsia carphodactyla (Hübner, 1813)
 Hellinsia didactylites (Strom, 1783)
 Hellinsia distinctus (Herrich-Schäffer, 1855)
 Hellinsia inulae (Zeller, 1852)
 Hellinsia lienigianus (Zeller, 1852)
 Hellinsia osteodactylus (Zeller, 1841)
 Hellinsia tephradactyla (Hübner, 1813)
 Marasmarcha lunaedactyla (Haworth, 1811)
 Merrifieldia baliodactylus (Zeller, 1841)
 Merrifieldia leucodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Merrifieldia malacodactylus (Zeller, 1847)
 Merrifieldia tridactyla (Linnaeus, 1758)
 Oidaematophorus constanti Ragonot, 1875
 Oidaematophorus lithodactyla (Treitschke, 1833)
 Oxyptilus chrysodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Oxyptilus ericetorum (Stainton, 1851)
 Oxyptilus parvidactyla (Haworth, 1811)
 Oxyptilus pilosellae (Zeller, 1841)
  (Zeller, 1841)
 Platyptilia farfarellus Zeller, 1867
 Platyptilia gonodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Zeller, 1852)
 Platyptilia nemoralis Zeller, 1841
 Platyptilia tesseradactyla (Linnaeus, 1761)
 Porrittia galactodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Pselnophorus heterodactyla (Muller, 1764)
 Pterophorus ischnodactyla (Treitschke, 1835)
 Pterophorus pentadactyla (Linnaeus, 1758)
 Stenoptilia bipunctidactyla (Scopoli, 1763)
 Stenoptilia coprodactylus (Stainton, 1851)
 Stenoptilia graphodactyla (Treitschke, 1833)
 Stenoptilia pelidnodactyla (Stein, 1837)
 Stenoptilia pterodactyla (Linnaeus, 1761)
 Stenoptilia stigmatodactylus (Zeller, 1852)
 Stenoptilia zophodactylus (Duponchel, 1840)
 Wheeleria obsoletus (Zeller, 1841)
 Wheeleria spilodactylus (Curtis, 1827)

Pyralidae 

 Achroia grisella (Fabricius, 1794)
 Acrobasis advenella (Zincken, 1818)
  (Mann, 1859)
 Acrobasis consociella (Hübner, 1813)
  (Zeller, 1848)
 Acrobasis glaucella Staudinger, 1859
 Acrobasis legatea (Haworth, 1811)
 Acrobasis marmorea (Haworth, 1811)
 Acrobasis obtusella (Hübner, 1796)
 Acrobasis repandana (Fabricius, 1798)
 Acrobasis sodalella Zeller, 1848
 Acrobasis suavella (Zincken, 1818)
 Acrobasis tumidana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Aglossa caprealis (Hübner, 1809)
 Aglossa pinguinalis (Linnaeus, 1758)
  Staudinger, 1871
  (Herrich-Schäffer, 1855)
 Ancylosis albicosta (Staudinger, 1870)
 Ancylosis cinnamomella (Duponchel, 1836)
 Ancylosis deserticola (Staudinger, 1870)
 Ancylosis leucocephala (Staudinger, 1879)
  Staudinger, 1870
 Ancylosis oblitella (Zeller, 1848)
 Ancylosis pallida (Staudinger, 1870)
 Ancylosis pyrethrella (Herrich-Schäffer, 1860)
  (Eversmann, 1844)
  (Herrich-Schäffer, 1861)
 Ancylosoma substratellum (Christoph, 1877)
 Anerastia lotella (Hübner, 1813)
 Aphomia foedella (Zeller, 1839)
 Aphomia sociella (Linnaeus, 1758)
 Aphomia zelleri Joannis, 1932
 Apomyelois bistriatella (Hulst, 1887)
 Apomyelois ceratoniae (Zeller, 1839)
  (Mann, 1862)
  (Duponchel, 1837)
 Assara terebrella (Zincken, 1818)
  (Treitschke, 1832)
 Cadra calidella (Guenee, 1845)
 Cadra cautella (Walker, 1863)
 Cadra figulilella (Gregson, 1871)
  (Herrich-Schäffer, 1849)
 Catastia marginea (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Corcyra cephalonica (Stainton, 1866)
 Cryptoblabes bistriga (Haworth, 1811)
 Delplanqueia dilutella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Dioryctria abietella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Dioryctria schuetzeella Fuchs, 1899
 Dioryctria simplicella Heinemann, 1863
 Dioryctria sylvestrella (Ratzeburg, 1840)
 Eccopisa effractella Zeller, 1848
 Ectohomoeosoma kasyellum Roesler, 1965
  (Staudinger, 1881)
 Elegia similella (Zincken, 1818)
  (Treitschke, 1833)
 Endotricha flammealis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Ephestia elutella (Hübner, 1796)
 Ephestia kuehniella Zeller, 1879
 Ephestia unicolorella Staudinger, 1881
  (Zeller, 1848)
  (Staudinger, 1879)
 Epischidia fulvostrigella (Eversmann, 1844)
  Zeller, 1839
 Epischnia prodromella (Hübner, 1799)
 Episcythrastis tetricella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Etiella zinckenella (Treitschke, 1832)
  (Fabricius, 1787)
 Eurhodope cirrigerella (Zincken, 1818)
 Eurhodope rosella (Scopoli, 1763)
 Euzophera bigella (Zeller, 1848)
 Euzophera cinerosella (Zeller, 1839)
 Euzophera fuliginosella (Heinemann, 1865)
 Euzophera pinguis (Haworth, 1811)
  (Rebel, 1914)
  (Mann, 1869)
  (Mann, 1857)
 Galleria mellonella (Linnaeus, 1758)
 Glyptoteles leucacrinella Zeller, 1848
 Gymnancyla canella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Gymnancyla hornigii (Lederer, 1852)
 Homoeosoma gravosellum Roesler, 1965
  Ragonot, 1884
 Homoeosoma nebulella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Homoeosoma nimbella (Duponchel, 1837)
 Homoeosoma sinuella (Fabricius, 1794)
 Hypochalcia ahenella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Hypochalcia balcanica Ragonot, 1887
 Hypochalcia decorella (Hübner, 1810)
  (Hübner, 1796)
 Hypochalcia lignella (Hübner, 1796)
 Hypochalcia propinquella (Guenee, 1845)
 Hyporatasa allotriella (Herrich-Schäffer, 1855)
  (Duponchel, 1832)
 Hypsopygia costalis (Fabricius, 1775)
  (Duponchel, 1834)
 Hypsopygia glaucinalis (Linnaeus, 1758)
 Hypsopygia incarnatalis (Zeller, 1847)
 Hypsopygia rubidalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
  Zeller, 1848
 Hypsotropa unipunctella Ragonot, 1888
  (Zeller, 1839)
 Isauria dilucidella (Duponchel, 1836)
 Khorassania compositella (Treitschke, 1835)
 Lamoria anella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Laodamia faecella (Zeller, 1839)
 Matilella fusca (Haworth, 1811)
  (Zeller, 1839)
 Merulempista cingillella (Zeller, 1846)
  (Zeller, 1847)
 Moitrelia obductella (Zeller, 1839)
 Myelois circumvoluta (Fourcroy, 1785)
  Zeller, 1847
 Myelois multiflorella Ragonot, 1887
 Nephopterix angustella (Hübner, 1796)
 Nyctegretis lineana (Scopoli, 1786)
  La Harpe, 1860
  Ragonot, 1901
 Oncocera semirubella (Scopoli, 1763)
 Ortholepis betulae (Goeze, 1778)
  (Duponchel, 1836)
  Zeller, 1839
  (Zeller, 1848)
 Pempelia johannella (Caradja, 1916)
 Pempelia palumbella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Pempeliella ornatella (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Guenee, 1845)
  (Mann, 1864)
  (Zeller, 1846)
  (Zeller, 1846)
 Phycita roborella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Phycitodes albatella (Ragonot, 1887)
 Phycitodes binaevella (Hübner, 1813)
 Phycitodes inquinatella (Ragonot, 1887)
 Phycitodes lacteella (Rothschild, 1915)
 Phycitodes maritima (Tengstrom, 1848)
 Phycitodes saxicola (Vaughan, 1870)
 Pima boisduvaliella (Guenee, 1845)
 Plodia interpunctella (Hübner, 1813)
  (Treitschke, 1832)
  (Duponchel, 1836)
 Pyralis farinalis (Linnaeus, 1758)
 Pyralis lienigialis (Zeller, 1843)
 Pyralis perversalis (Herrich-Schäffer, 1849)
 Pyralis regalis Denis & Schiffermüller, 1775
  (Zeller, 1839)
 Rhodophaea formosa (Haworth, 1811)
 Salebriopsis albicilla (Herrich-Schäffer, 1849)
 Sciota adelphella (Fischer v. Röslerstamm, 1836)
 Sciota fumella (Eversmann, 1844)
 Sciota hostilis (Stephens, 1834)
 Sciota insignella (Mann, 1862)
 Sciota marmorata (Alphéraky, 1877)
 Sciota rhenella (Zincken, 1818)
 Selagia argyrella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Selagia spadicella (Hübner, 1796)
  (Treitschke, 1829)
  (Fischer v. Röslerstamm, 1842)
  (Treitschke, 1829)
  (Fabricius, 1794)
  (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Synaphe moldavica (Esper, 1794)
 Synaphe punctalis (Fabricius, 1775)
 Tephris cyriella (Erschoff, 1874)
 Trachonitis cristella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Vitula biviella (Zeller, 1848)
 Zophodia grossulariella (Hübner, 1809)

Roeslerstammiidae 

 Roeslerstammia erxlebella (Fabricius, 1787)
 Roeslerstammia pronubella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Сатурнієві (Saturniidae) 

 Aglia tau (Linnaeus, 1758) — Сатурнія руда
  (Guerin-Meneville, 1861)
 Saturnia spini (Denis & Schiffermüller, 1775) — Сатурнія середня
  Kupido, 1825
 Saturnia pyri (Denis & Schiffermüller, 1775) — Сатурнія велика

Schreckensteiniidae 
 Schreckensteinia festaliella (Hübner, 1819)

Scythrididae 
  (Ragonot, 1874)
 Parascythris muelleri (Mann, 1871)
  (Geyer, 1836)
 Scythris apicalis (Zeller, 1847)
 Scythris apicistrigella (Staudinger, 1870)
 Scythris clavella (Zeller, 1855)
 Scythris crassiuscula (Herrich-Schäffer, 1855)
 Scythris cupreella (Staudinger, 1859)
 Scythris cuspidella (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Heinemann, 1872)
 Scythris fallacella (Schlager, 1847)
  (Fuchs, 1886)
  (Herrich-Schäffer, 1855)
 Scythris fuscoaenea (Haworth, 1828)
 Scythris hungaricella Rebel, 1917
 Scythris inspersella (Hübner, 1817)
 Scythris laminella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Scythris limbella (Fabricius, 1775)
  Caradja, 1905
 Scythris obscurella (Scopoli, 1763)
  (Zeller, 1855)
 Scythris paullella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Scythris picaepennis (Haworth, 1828)
 Scythris podoliensis Rebel, 1938
 Scythris productella (Zeller, 1839)
 Scythris pudorinella (Moschler, 1866)
  (O. Costa, 1836)
 Scythris scopolella (Linnaeus, 1767)
 Scythris seliniella (Zeller, 1839)
 Scythris siccella (Zeller, 1839)
 Scythris subaerariella (Stainton, 1867)
 Scythris subseliniella (Heinemann, 1876)
  (Zeller, 1847)

Sesiidae 
 Bembecia albanensis (Rebel, 1918)
 Bembecia ichneumoniformis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Bembecia megillaeformis (Hübner, 1813)
  Z. Lastuvka, 1989
 Bembecia uroceriformis (Treitschke, 1834)
  (Zeller, 1847)
 Chamaesphecia alysoniformis (Herrich-Schäffer, 1846)
 Chamaesphecia anatolica Schwingenschuss, 1938
 Chamaesphecia annellata (Zeller, 1847)
 Chamaesphecia astatiformis (Herrich-Schäffer, 1846)
 Chamaesphecia bibioniformis (Esper, 1800)
 Chamaesphecia chalciformis (Esper, 1804)
 Chamaesphecia crassicornis Bartel, 1912
 Chamaesphecia doleriformis (Herrich-Schäffer, 1846)
 Chamaesphecia dumonti Le Cerf, 1922
 Chamaesphecia empiformis (Esper, 1783)
 Chamaesphecia euceraeformis (Ochsenheimer, 1816)
 Chamaesphecia hungarica (Tomala, 1901)
 Chamaesphecia leucopsiformis (Esper, 1800)
 Chamaesphecia masariformis (Ochsenheimer, 1808)
 Chamaesphecia nigrifrons (Le Cerf, 1911)
  (Herrich-Schäffer, 1846)
 Chamaesphecia palustris Kautz, 1927
 Chamaesphecia schmidtiiformis (Freyer, 1836)
 Chamaesphecia tenthrediniformis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Chamaesphecia thracica Z. Lastuvka, 1983
 Paranthrene tabaniformis (Rottemburg, 1775)
 Pennisetia hylaeiformis (Laspeyres, 1801)
 Pyropteron affinis (Staudinger, 1856)
  (Esper, 1782)
 Pyropteron cirgisa (Bartel, 1912)
 Pyropteron leucomelaena (Zeller, 1847)
 Pyropteron minianiformis (Freyer, 1843)
 Pyropteron muscaeformis (Esper, 1783)
 Pyropteron triannuliformis (Freyer, 1843)
 Sesia apiformis (Clerck, 1759)
 Sesia melanocephala Dalman, 1816
 Synanthedon andrenaeformis (Laspeyres, 1801)
 Synanthedon cephiformis (Ochsenheimer, 1808)
 Synanthedon conopiformis (Esper, 1782)
 Synanthedon culiciformis (Linnaeus, 1758)
 Synanthedon flaviventris (Staudinger, 1883)
 Synanthedon formicaeformis (Esper, 1783)
 Synanthedon loranthi (Kralicek, 1966)
 Synanthedon mesiaeformis (Herrich-Schäffer, 1846)
 Synanthedon myopaeformis (Borkhausen, 1789)
 Synanthedon scoliaeformis (Borkhausen, 1789)
 Synanthedon spheciformis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Synanthedon spuleri (Fuchs, 1908)
 Synanthedon stomoxiformis (Hübner, 1790)
 Synanthedon tipuliformis (Clerck, 1759)
 Synanthedon vespiformis (Linnaeus, 1761)
 Tinthia brosiformis (Hübner, 1813)
  (Herrich-Schäffer, 1846)

Бражникові (Sphingidae) 

 Acherontia atropos (Linnaeus, 1758) — Бражник мертва голова
 Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)
 Daphnis nerii (Linnaeus, 1758) — Бражник олеандровий
 Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758)
 Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758)
 Dolbina elegans A. Bang-Haas, 1912
 Hemaris croatica (Esper, 1800) — Бражник хорватський
 Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758)
 Hemaris tityus (Linnaeus, 1758) — Бражник скабіозовий
 Hippotion celerio (Linnaeus, 1758)
 Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758)
 Hyles gallii (Rottemburg, 1775) — Бражник підмаренниковий
 Hyles hippophaes (Esper, 1789)
 Hyles livornica (Esper, 1780)
 Laothoe populi (Linnaeus, 1758)
 Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)
 Marumba quercus (Denis & Schiffermüller, 1775) — Бражник дубовий
 Mimas tiliae (Linnaeus, 1758)
 Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) — Бражник прозерпіна
 Smerinthus ocellata (Linnaeus, 1758)
 Sphingoneopsis gorgoniades (Hübner, 1819)
 Sphinx ligustri Linnaeus, 1758
 Sphinx pinastri Linnaeus, 1758
  (Linnaeus, 1758)

Stathmopodidae 
 Stathmopoda pedella (Linnaeus, 1761)

Stathmopodidae 
 Thyris fenestrella (Scopoli, 1763)

Tineidae 
 Agnathosia mendicella (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Milliere, 1879)
 Archinemapogon yildizae Kocak, 1981
 Ateliotum hungaricellum Zeller, 1839
  (Zeller, 1839)
  (Mann, 1866)
 Eudarcia herculanella (Capuse, 1966)
 Eudarcia aureliani (Capuse, 1967)
  (Heydenreich, 1851)
  (Zeller, 1852)
 Euplocamus anthracinalis (Scopoli, 1763)
 Haplotinea ditella (Pierce & Metcalfe, 1938)
 Haplotinea insectella (Fabricius, 1794)
 Infurcitinea albicomella (Stainton, 1851)
  Petersen, 1961
 Infurcitinea ignicomella (Zeller, 1852)
 Infurcitinea olympica Petersen, 1958
  (Rebel, 1903)
 Ischnoscia borreonella (Milliere, 1874)
  (Zeller, 1852)
  (Clemens, 1859)
 Monopis imella (Hübner, 1813)
 Monopis laevigella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Monopis monachella (Hübner, 1796)
 Monopis obviella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Monopis pallidella Zagulajev, 1955
 Morophaga choragella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Myrmecozela ochraceella (Tengstrom, 1848)
 Nemapogon clematella (Fabricius, 1781)
 Nemapogon cloacella (Haworth, 1828)
 Nemapogon granella (Linnaeus, 1758)
  Petersen, 1957
  Gozmany, 1960
 Nemapogon inconditella (Lucas, 1956)
 Nemapogon koenigi Capuse, 1967
 Nemapogon nigralbella (Zeller, 1839)
 Nemapogon ruricolella (Stainton, 1849)
 Nemapogon variatella (Clemens, 1859)
 Nemapogon wolffiella Karsholt & Nielsen, 1976
 Nemaxera betulinella (Fabricius, 1787)
 Neurothaumasia ankerella (Mann, 1867)
 Niditinea fuscella (Linnaeus, 1758)
 Niditinea striolella (Matsumura, 1931)
 Psychoides verhuella Bruand, 1853
  (Herrich-Schäffer, 1853)
 Scardia boletella (Fabricius, 1794)
 Stenoptinea cyaneimarmorella (Milliere, 1854)
 Tenaga rhenania (Petersen, 1962)
 Tinea columbariella Wocke, 1877
 Tinea dubiella Stainton, 1859
  Haworth, 1828
 Tinea lanella Pierce & Metcalfe, 1934
  Staudinger, 1859
 Tinea nonimella (Zagulajev, 1955)
 Tinea pallescentella Stainton, 1851
 Tinea pellionella Linnaeus, 1758
 Tinea semifulvella Haworth, 1828
 Tinea steueri Petersen, 1966
 Tinea translucens Meyrick, 1917
 Tinea trinotella Thunberg, 1794
 Tineola bisselliella (Hummel, 1823)
 Triaxomasia caprimulgella (Stainton, 1851)
 Triaxomera fulvimitrella (Sodoffsky, 1830)
 Triaxomera parasitella (Hübner, 1796)
  (Ragonot, 1892)
 Trichophaga tapetzella (Linnaeus, 1758)

Tischeriidae 

 Coptotriche angusticollella (Duponchel, 1843)
 Coptotriche gaunacella (Duponchel, 1843)
 Coptotriche heinemanni (Wocke, 1871)
 Coptotriche marginea (Haworth, 1828)
 Tischeria decidua Wocke, 1876
 Tischeria dodonaea Stainton, 1858
 Tischeria ekebladella (Bjerkander, 1795)

Листовійки (Tortricidae) 

  (Treitschke, 1835)
 Acleris abietana (Hübner, 1822)
 Acleris aspersana (Hübner, 1817)
 Acleris bergmanniana (Linnaeus, 1758)
 Acleris cristana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Acleris emargana (Fabricius, 1775)
 Acleris ferrugana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Acleris fimbriana (Thunberg, 1791)
 Acleris forsskaleana (Linnaeus, 1758)
 Acleris hastiana (Linnaeus, 1758)
  (Heyden, 1865)
 Acleris holmiana (Linnaeus, 1758)
 Acleris kochiella (Goeze, 1783)
 Acleris laterana (Fabricius, 1794)
 Acleris lipsiana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Acleris literana (Linnaeus, 1758)
 Acleris logiana (Clerck, 1759)
 Acleris lorquiniana (Duponchel, 1835)
 Acleris notana (Donovan, 1806)
 Acleris permutana (Duponchel, 1836)
 Acleris quercinana (Zeller, 1849)
 Acleris rhombana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Acleris roscidana (Hübner, 1799)
 Acleris rufana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Acleris scabrana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Acleris schalleriana (Linnaeus, 1761)
 Acleris sparsana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Acleris umbrana (Hübner, 1799)
 Acleris variegana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Adoxophyes orana (Fischer v. Röslerstamm, 1834)
 Aethes beatricella (Walsingham, 1898)
  (Rossler, 1877)
  (Amsel, 1959)
 Aethes cnicana (Westwood, 1854)
 Aethes decimana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Aethes dilucidana (Stephens, 1852)
 Aethes fennicana (M. Hering, 1924)
 Aethes flagellana (Duponchel, 1836)
 Aethes francillana (Fabricius, 1794)
 Aethes hartmanniana (Clerck, 1759)
 Aethes kindermanniana (Treitschke, 1830)
 Aethes margaritana (Haworth, 1811)
  (Duponchel, 1836)
 Aethes moribundana (Staudinger, 1859)
  (Kennel, 1899)
 Aethes rubigana (Treitschke, 1830)
 Aethes rutilana (Hübner, 1817)
  (Treitschke, 1830)
 Aethes smeathmanniana (Fabricius, 1781)
 Aethes tesserana (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Walsingham, 1898)
 Aethes triangulana (Treitschke, 1835)
 Aethes williana (Brahm, 1791)
 Agapeta hamana (Linnaeus, 1758)
  (Rebel, 1906)
 Agapeta zoegana (Linnaeus, 1767)
 Aleimma loeflingiana (Linnaeus, 1758)
 Ancylis achatana (Denis & Schiffermuller, 1775) — Листокрутка полохлива
 Ancylis apicella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Ancylis badiana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Ancylis bucovinella Peiu & Nemes, 1969
 Ancylis comptana (Frolich, 1828) — Листокрутка сунична
 Ancylis diminutana (Haworth, 1811)
 Ancylis geminana (Donovan, 1806)
 Ancylis laetana (Fabricius, 1775)
 Ancylis mitterbacheriana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Ancylis myrtillana (Treitschke, 1830)
 Ancylis obtusana (Haworth, 1811)
 Ancylis paludana Barrett, 1871
 Ancylis selenana (Guenee, 1845)
 Ancylis subarcuana (Douglas, 1847)
 Ancylis tineana (Hübner, 1799)
 Ancylis uncella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Ancylis unculana (Haworth, 1811)
 Ancylis unguicella (Linnaeus, 1758)
 Ancylis upupana (Treitschke, 1835)
 Aphelia viburniana (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Hübner, 1793)
 Aphelia paleana (Hübner, 1793)
 Apotomis betuletana (Haworth, 1811)
 Apotomis capreana (Hübner, 1817)
 Apotomis inundana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Apotomis lineana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Apotomis lutosana (Kennel, 1901)
 Apotomis sauciana (Frolich, 1828)
 Apotomis semifasciana (Haworth, 1811)
 Apotomis sororculana (Zetterstedt, 1839)
 Apotomis turbidana Hübner, 1825
 Archips crataegana (Hübner, 1799) — Листокрутка глодова
 Archips oporana (Linnaeus, 1758)
 Archips podana (Scopoli, 1763)
 Archips rosana (Linnaeus, 1758)
 Archips xylosteana (Linnaeus, 1758)
 Argyroploce arbutella (Linnaeus, 1758)
  (Wocke, 1862)
 Argyroploce externa (Eversmann, 1844)
 Argyroploce lediana (Linnaeus, 1758)
 Argyroploce noricana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Argyroploce roseomaculana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Argyrotaenia ljungiana (Thunberg, 1797)
 Aterpia circumfluxana (Christoph, 1881)
 Aterpia corticana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Bactra furfurana (Haworth, 1811)
 Bactra lacteana Caradja, 1916
 Bactra lancealana (Hübner, 1799)
 Bactra robustana (Christoph, 1872)
  (Zeller, 1847)
 Barbara herrichiana Obraztsov, 1960
  (Hübner, 1799)
 Capricornia boisduvaliana (Duponchel, 1836)
 Capua vulgana (Frolich, 1828)
 Celypha aurofasciana (Haworth, 1811)
 Celypha capreolana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Celypha cespitana (Hübner, 1817)
 Celypha doubledayana (Barrett, 1872)
 Celypha flavipalpana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Celypha lacunana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Celypha rivulana (Scopoli, 1763)
 Celypha rufana (Scopoli, 1763)
 Celypha rurestrana (Duponchel, 1843)
 Celypha siderana (Treitschke, 1835)
 Celypha striana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Celypha woodiana (Barrett, 1882)
 Ceratoxanthis rakosyella Wieser & Huemer, 2000
 Choristoneura diversana (Hübner, 1817)
 Choristoneura hebenstreitella (Muller, 1764)
  (Ragonot, 1875)
 Choristoneura murinana (Hübner, 1799)
  (Rebel, 1917)
 Clepsis consimilana (Hübner, 1817)
 Clepsis neglectana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Clepsis pallidana (Fabricius, 1776)
 Clepsis rogana (Guenee, 1845)
 Clepsis rurinana (Linnaeus, 1758)
 Clepsis senecionana (Hübner, 1819)
 Clepsis spectrana (Treitschke, 1830)
 Cnephasia alticolana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Cnephasia asseclana (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Duponchel, 1843)
 Cnephasia communana (Herrich-Schäffer, 1851)
  (Staudinger, 1871)
 Cnephasia genitalana Pierce & Metcalfe, 1922
  Rebel, 1902
  Obraztsov, 1956
 Cnephasia laetana (Staudinger, 1871)
  (Alphéraky, 1876)
 Cnephasia oxyacanthana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Cnephasia pasiuana (Hübner, 1799)
  (Constant, 1884)
 Cnephasia stephensiana (Doubleday, 1849)
  (Duponchel, 1843)
 Cnephasia incertana (Treitschke, 1835)
 Cochylidia heydeniana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Cochylidia implicitana (Wocke, 1856)
 Cochylidia moguntiana (Rossler, 1864)
 Cochylidia rupicola (Curtis, 1834)
 Cochylidia subroseana (Haworth, 1811)
 Cochylimorpha alternana (Stephens, 1834)
  (Lederer, 1855)
  (Kennel, 1899)
 Cochylimorpha discopunctana (Eversmann, 1844)
 Cochylimorpha elongana (Fischer v. Röslerstamm, 1839)
 Cochylimorpha fucatana (Snellen, 1883)
 Cochylimorpha fucosa (Razowski, 1970)
 Cochylimorpha halophilana (Christoph, 1872)
 Cochylimorpha hilarana (Herrich-Schäffer, 1851)
  (Treitschke, 1835)
  (Staudinger, 1859)
 Cochylimorpha obliquana (Eversmann, 1844)
 Cochylimorpha perfusana (Guenee, 1845)
 Cochylimorpha straminea (Haworth, 1811)
 Cochylimorpha subwoliniana (Danilevsky, 1962)
 Cochylimorpha woliniana (Schleich, 1868)
 Cochylis atricapitana (Stephens, 1852)
  (Mann, 1861)
 Cochylis dubitana (Hübner, 1799)
 Cochylis epilinana Duponchel, 1842
 Cochylis hybridella (Hübner, 1813)
 Cochylis nana (Haworth, 1811)
 Cochylis pallidana Zeller, 1847
 Cochylis posterana Zeller, 1847
 Cochylis roseana (Haworth, 1811)
  (Mann, 1862)
  (Hübner, 1800)
  (Herrich-Schäffer, 1851)
 Crocidosema plebejana Zeller, 1847
  (Mann, 1864)
  (Sauter, 1968)
 Cydia amplana (Hübner, 1800)
 Cydia conicolana (Heylaerts, 1874)
 Cydia coniferana (Saxesen, 1840)
 Cydia cosmophorana (Treitschke, 1835)
 Cydia duplicana (Zetterstedt, 1839)
 Cydia exquisitana (Rebel, 1889)
 Cydia fagiglandana (Zeller, 1841)
  (Herrich-Schäffer, 1851)
  (Walsingham, 1903)
 Cydia inquinatana (Hübner, 1800)
 Cydia intexta (Kuznetsov, 1962)
 Cydia medicaginis (Kuznetsov, 1962)
 Cydia microgrammana (Guenee, 1845)
 Cydia nigricana (Fabricius, 1794)
 Cydia oxytropidis (Martini, 1912)
 Cydia pactolana (Zeller, 1840)
 Cydia pomonella (Linnaeus, 1758)
  (Danilevsky, 1947)
 Cydia servillana (Duponchel, 1836)
 Cydia splendana (Hübner, 1799)
 Cydia strobilella (Linnaeus, 1758)
 Cydia succedana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Cymolomia hartigiana (Saxesen, 1840)
  (Guenee, 1845)
  (Mann, 1855)
 Dichelia histrionana (Frolich, 1828)
 Dichrorampha acuminatana (Lienig & Zeller, 1846)
 Dichrorampha aeratana (Pierce & Metcalfe, 1915)
 Dichrorampha agilana (Tengstrom, 1848)
 Dichrorampha alpinana (Treitschke, 1830)
 Dichrorampha cacaleana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Dichrorampha cinerosana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Dichrorampha consortana Stephens, 1852
 Dichrorampha distinctana (Heinemann, 1863)
  (Danilevsky, 1948)
 Dichrorampha flavidorsana Knaggs, 1867
 Dichrorampha gruneriana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Dichrorampha heegerana (Duponchel, 1843)
  (Herrich-Schäffer, 1851)
 Dichrorampha montanana (Duponchel, 1843)
 Dichrorampha petiverella (Linnaeus, 1758)
 Dichrorampha plumbagana (Treitschke, 1830)
 Dichrorampha plumbana (Scopoli, 1763)
 Dichrorampha podoliensis (Toll, 1942)
 Dichrorampha senectana Guenee, 1845
 Dichrorampha sequana (Hübner, 1799)
 Dichrorampha simpliciana (Haworth, 1811)
 Dichrorampha sylvicolana Heinemann, 1863
 Dichrorampha vancouverana McDunnough, 1935
 Doloploca punctulana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Eana derivana (de La Harpe, 1858)
 Eana herzegovinae Razowski, 1959
 Eana incanana (Stephens, 1852)
 Eana penziana (Thunberg, 1791)
 Eana argentana (Clerck, 1759)
 Eana osseana (Scopoli, 1763)
 Eana canescana (Guenee, 1845)
 Enarmonia formosana (Scopoli, 1763) — Листокрутка вишнева
 Endothenia ericetana (Humphreys & Westwood, 1845)
 Endothenia gentianaeana (Hübner, 1799)
 Endothenia lapideana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Endothenia marginana (Haworth, 1811)
 Endothenia nigricostana (Haworth, 1811)
 Endothenia oblongana (Haworth, 1811)
 Endothenia quadrimaculana (Haworth, 1811)
 Endothenia sororiana (Herrich-Schäffer, 1850)
 Endothenia ustulana (Haworth, 1811)
 Epagoge grotiana (Fabricius, 1781)
  (Eversmann, 1844)
  Obraztsov, 1952
 Epiblema cirsiana (Zeller, 1843)
  (Zeller, 1847)
 Epiblema costipunctana (Haworth, 1811)
 Epiblema foenella (Linnaeus, 1758)
  (Mann, 1866)
 Epiblema grandaevana (Lienig & Zeller, 1846)
 Epiblema graphana (Treitschke, 1835)
 Epiblema hepaticana (Treitschke, 1835)
 Epiblema inulivora (Meyrick, 1932)
 Epiblema junctana (Herrich-Schäffer, 1856)
  (Treitschke, 1835)
  (Christoph, 1872)
 Epiblema scutulana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Epiblema similana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Epiblema simploniana (Duponchel, 1835)
 Epiblema sticticana (Fabricius, 1794)
 Epiblema turbidana (Treitschke, 1835)
 Epinotia abbreviana (Fabricius, 1794)
 Epinotia bilunana (Haworth, 1811)
 Epinotia brunnichana (Linnaeus, 1767)
 Epinotia caprana (Fabricius, 1798)
 Epinotia crenana (Hübner, 1799)
 Epinotia cruciana (Linnaeus, 1761)
 Epinotia demarniana (Fischer v. Röslerstamm, 1840)
  (Hübner, 1799)
 Epinotia fraternana (Haworth, 1811)
  (Lienig & Zeller, 1846)
 Epinotia granitana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Epinotia immundana (Fischer v. Röslerstamm, 1839)
 Epinotia kochiana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Epinotia maculana (Fabricius, 1775)
 Epinotia mercuriana (Frolich, 1828)
 Epinotia nanana (Treitschke, 1835)
 Epinotia nigricana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Epinotia nisella (Clerck, 1759)
 Epinotia pusillana (Peyerimhoff, 1863)
 Epinotia pygmaeana (Hübner, 1799)
 Epinotia ramella (Linnaeus, 1758)
 Epinotia rubiginosana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Epinotia signatana (Douglas, 1845)
 Epinotia solandriana (Linnaeus, 1758)
 Epinotia sordidana (Hübner, 1824)
 Epinotia subocellana (Donovan, 1806)
 Epinotia subsequana (Haworth, 1811)
 Epinotia tedella (Clerck, 1759)
 Epinotia tenerana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Epinotia tetraquetrana (Haworth, 1811)
 Epinotia trigonella (Linnaeus, 1758)
 Eucosma aemulana (Schlager, 1849)
 Eucosma agnatana (Christoph, 1872)
 Eucosma albidulana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Eucosma albuneana (Zeller, 1847)
 Eucosma aspidiscana (Hübner, 1817)
 Eucosma balatonana (Osthelder, 1937)
 Eucosma caliacrana (Caradja, 1931)
 Eucosma campoliliana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Eucosma cana (Haworth, 1811)
  (Mann, 1872)
 Eucosma conterminana (Guenee, 1845)
  (Guenee, 1845)
  (Zeller, 1847)
 Eucosma flavispecula Kuznetsov, 1964
 Eucosma hohenwartiana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Eucosma lacteana (Treitschke, 1835)
 Eucosma metzneriana (Treitschke, 1830)
  (Rebel, 1906)
 Eucosma obumbratana (Lienig & Zeller, 1846)
 Eucosma parvulana (Wilkinson, 1859)
 Eucosma pupillana (Clerck, 1759)
  (Barrett, 1880)
 Eucosma tundrana (Kennel, 1900)
 Eucosma wimmerana (Treitschke, 1835)
 Eucosmomorpha albersana (Hübner, 1813)
 Eudemis porphyrana (Hübner, 1799)
 Eudemis profundana (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Hübner, 1800)
  (Rebel, 1914)
  (Duponchel, 1843)
 Eulia ministrana (Linnaeus, 1758) — Ейлія іржава
 Eupoecilia ambiguella (Hübner, 1796) — Листокрутка дволітна
 Eupoecilia angustana (Hübner, 1799)
 Eupoecilia sanguisorbana (Herrich-Schäffer, 1856)
 Exapate duratella Heyden, 1864
 Falseuncaria degreyana (McLachlan, 1869)
 Falseuncaria ruficiliana (Haworth, 1811)
 Fulvoclysia nerminae Kocak, 1982
 Gibberifera simplana (Fischer v. Röslerstamm, 1836)
 Grapholita funebrana Treitschke, 1835
 Grapholita janthinana (Duponchel, 1843)
 Grapholita lobarzewskii (Nowicki, 1860)
 Grapholita molesta (Busck, 1916)
 Grapholita tenebrosana Duponchel, 1843
 Grapholita caecana Schlager, 1847
 Grapholita compositella (Fabricius, 1775)
 Grapholita coronillana Lienig & Zeller, 1846
 Grapholita delineana Walker, 1863
 Grapholita discretana Wocke, 1861
 Grapholita fissana (Frolich, 1828)
 Grapholita gemmiferana Treitschke, 1835
 Grapholita jungiella (Clerck, 1759)
 Grapholita larseni Rebel, 1903
 Grapholita lathyrana (Hübner, 1822)
 Grapholita lunulana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Grapholita nebritana Treitschke, 1830
 Grapholita orobana Treitschke, 1830
 Grapholita pallifrontana Lienig & Zeller, 1846
 Gravitarmata margarotana (Heinemann, 1863)
 Gynnidomorpha alismana (Ragonot, 1883)
 Gynnidomorpha luridana (Gregson, 1870)
 Gynnidomorpha minimana (Caradja, 1916)
 Gynnidomorpha permixtana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Gynnidomorpha vectisana (Humphreys & Westwood, 1845)
 Gypsonoma aceriana (Duponchel, 1843)
 Gypsonoma dealbana (Frolich, 1828)
 Gypsonoma minutana (Hübner, 1799)
 Gypsonoma nitidulana (Lienig & Zeller, 1846)
 Gypsonoma obraztsovi Amsel, 1959
 Gypsonoma oppressana (Treitschke, 1835)
 Gypsonoma sociana (Haworth, 1811)
 Hedya dimidiana (Clerck, 1759)
 Hedya nubiferana (Haworth, 1811)
 Hedya ochroleucana (Frolich, 1828)
 Hedya pruniana (Hübner, 1799)
 Hedya salicella (Linnaeus, 1758)
  (Haworth, 1811)
 Isotrias hybridana (Hübner, 1817)
  (Haworth, 1811)
 Lathronympha strigana (Fabricius, 1775)
  Kocak, 1980
  (Herrich-Schäffer, 1851)
 Lobesia artemisiana (Zeller, 1847)
 Lobesia bicinctana (Duponchel, 1844)
 Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller, 1775)
  (Zeller, 1847)
 Lobesia matici Stanoiu, 1974
 Lobesia reliquana (Hübner, 1825)
 Lobesia euphorbiana (Freyer, 1842)
 Lobesia occidentis Falkovitsh, 1970
 Lozotaenia forsterana (Fabricius, 1781)
 Metendothenia atropunctana (Zetterstedt, 1839)
 Neosphaleroptera nubilana (Hübner, 1799)
 Notocelia cynosbatella (Linnaeus, 1758)
 Notocelia incarnatana (Hübner, 1800)
 Notocelia roborana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Notocelia rosaecolana (Doubleday, 1850)
 Notocelia tetragonana (Stephens, 1834)
 Notocelia trimaculana (Haworth, 1811)
 Notocelia uddmanniana (Linnaeus, 1758)
 Olethreutes arcuella (Clerck, 1759)
 Olindia schumacherana (Fabricius, 1787)
 Oporopsamma wertheimsteini (Rebel, 1913)
 Orthotaenia undulana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Pammene agnotana Rebel, 1914
 Pammene albuginana (Guenee, 1845)
  (Duponchel, 1842)
 Pammene argyrana (Hübner, 1799)
 Pammene aurana (Fabricius, 1775)
 Pammene aurita Razowski, 1991
  (Moschler, 1862)
 Pammene fasciana (Linnaeus, 1761)
 Pammene gallicana (Guenee, 1845)
 Pammene gallicolana (Lienig & Zeller, 1846)
 Pammene germmana (Hübner, 1799)
 Pammene giganteana (Peyerimhoff, 1863)
 Pammene insulana (Guenee, 1845)
 Pammene juniperana (Milliere, 1858)
 Pammene luedersiana (Sorhagen, 1885)
  (Zerny, 1920)
 Pammene obscurana (Stephens, 1834)
 Pammene ochsenheimeriana (Lienig & Zeller, 1846)
 Pammene regiana (Zeller, 1849)
 Pammene rhediella (Clerck, 1759)
 Pammene spiniana (Duponchel, 1843)
 Pammene splendidulana (Guenee, 1845)
 Pammene trauniana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Pandemis cerasana (Hübner, 1786)
  (Herrich-Schäffer, 1860)
 Pandemis cinnamomeana (Treitschke, 1830)
 Pandemis corylana (Fabricius, 1794) — Листокрутка кривовуса ліщинова
 Pandemis dumetana (Treitschke, 1835)
 Pandemis heparana (Denis & Schiffermuller, 1775) — Листокрутка вербова кривовуса
 Paramesia gnomana (Clerck, 1759)
 Pelatea klugiana (Freyer, 1836)
 Pelochrista alexinschiana (Peiu & Nemes, 1968)
 Pelochrista apheliana (Kennel, 1901)
 Pelochrista arabescana (Eversmann, 1844)
 Pelochrista aureliana Popescu-Gorj, 1984
 Pelochrista caecimaculana (Hübner, 1799)
 Pelochrista decolorana (Freyer, 1842)
  (Zeller, 1847)
 Pelochrista hepatariana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Pelochrista infidana (Hübner, 1824)
 Pelochrista labyrinthicana (Christoph, 1872)
 Pelochrista latericiana (Rebel, 1919)
 Pelochrista modicana (Zeller, 1847)
 Pelochrista mollitana (Zeller, 1847)
 Periclepsis cinctana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Phalonidia acutana (Kennel, 1913)
 Phalonidia affinitana (Douglas, 1846)
  (Zeller, 1847)
  (Zeller, 1847)
 Phalonidia curvistrigana (Stainton, 1859)
 Phalonidia gilvicomana (Zeller, 1847)
 Phalonidia manniana (Fischer v. Röslerstamm, 1839)
 Phaneta pauperana (Duponchel, 1843)
 Phiaris bipunctana (Fabricius, 1794)
 Phiaris metallicana (Hübner, 1799)
 Phiaris micana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Phiaris palustrana (Lienig & Zeller, 1846)
 Phiaris schulziana (Fabricius, 1776)
 Phiaris scoriana (Guenee, 1845)
 Phiaris septentrionana (Curtis, 1835)
 Phiaris stibiana (Guenee, 1845)
 Phiaris turfosana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Phiaris umbrosana (Freyer, 1842)
 Philedone gerningana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Philedonides lunana (Thunberg, 1784)
 Philedonides rhombicana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Phtheochroa annae Huemer, 1990
 Phtheochroa fulvicinctana (Constant, 1893)
 Phtheochroa inopiana (Haworth, 1811)
 Phtheochroa procerana (Lederer, 1853)
 Phtheochroa pulvillana Herrich-Schäffer, 1851
 Phtheochroa purana (Guenee, 1845)
 Phtheochroa schreibersiana (Frolich, 1828)
 Phtheochroa sodaliana (Haworth, 1811)
 Phtheochroa unionana (Kennel, 1900)
 Piniphila bifasciana (Haworth, 1811)
 Pristerognatha fuligana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Pristerognatha penthinana (Guenee, 1845)
 Prochlidonia amiantana (Hübner, 1799)
  (Herrich-Schäffer, 1851)
 Pseudargyrotoza conwagana (Fabricius, 1775)
  (Hübner, 1799)
 Pseudococcyx mughiana (Zeller, 1868)
 Pseudococcyx posticana (Zetterstedt, 1839)
 Pseudococcyx turionella (Linnaeus, 1758)
 Pseudohermenias abietana (Fabricius, 1787)
 Pseudosciaphila branderiana (Linnaeus, 1758)
 Ptycholoma lecheana (Linnaeus, 1758)
 Ptycholomoides aeriferana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Retinia perangustana (Snellen, 1883)
 Retinia resinella (Linnaeus, 1758)
 Rhopobota naevana (Hübner, 1817)
 Rhopobota stagnana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Rhopobota ustomaculana (Curtis, 1831)
 Rhyacionia buoliana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Rhyacionia pinicolana (Doubleday, 1849)
 Rhyacionia pinivorana (Lienig & Zeller, 1846)
  (Curtis, 1831)
 Selenodes karelica (Tengstrom, 1875)
 Sparganothis pilleriana (Denis & Schiffermuller, 1775) — Листокрутка виноградна
 Spatalistis bifasciana (Hübner, 1787)
 Spilonota laricana (Heinemann, 1863)
 Spilonota ocellana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Stictea mygindiana (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Strophedra nitidana (Fabricius, 1794)
 Strophedra weirana (Douglas, 1850)
 Syndemis musculana (Hübner, 1799)
 Thiodia caradjana Kennel, 1916
 Thiodia citrana (Hübner, 1799)
 Thiodia lerneana (Treitschke, 1835)
  (Rebel, 1903)
 Thiodia torridana (Lederer, 1859)
  (Frolich, 1828)
 Thiodia tscheliana (Caradja, 1927)
 Tortricodes alternella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Tortrix viridana Linnaeus, 1758
 Tosirips magyarus Razowski, 1987
 Xerocnephasia rigana (Sodoffsky, 1829)
 Zeiraphera griseana (Hübner, 1799)
 Zeiraphera isertana (Fabricius, 1794)
 Zeiraphera ratzeburgiana (Saxesen, 1840)
 Zeiraphera rufimitrana (Herrich-Schäffer, 1851)

Urodidae 
 Wockia asperipunctella (Bruand, 1851)

Yponomeutidae 

 Cedestis gysseleniella Zeller, 1839
 Cedestis subfasciella (Stephens, 1834)
 Euhyponomeuta stannella (Thunberg, 1788)
 Euhyponomeutoides albithoracellus Gaj, 1954
 Kessleria alpicella (Stainton, 1851)
 Niphonympha dealbatella (Zeller, 1847)
 Ocnerostoma piniariella Zeller, 1847
 Paraswammerdamia albicapitella (Scharfenberg, 1805)
 Paraswammerdamia nebulella (Goeze, 1783)
 Pseudoswammerdamia combinella (Hübner, 1786)
 Scythropia crataegella (Linnaeus, 1767)
 Swammerdamia caesiella (Hübner, 1796)
 Swammerdamia compunctella Herrich-Schäffer, 1855
 Swammerdamia pyrella (Villers, 1789)
 Yponomeuta cagnagella (Hübner, 1813)
 Yponomeuta evonymella (Linnaeus, 1758)
 Yponomeuta irrorella (Hübner, 1796)
 Yponomeuta malinellus Zeller, 1838
 Yponomeuta padella (Linnaeus, 1758)
 Yponomeuta plumbella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Yponomeuta rorrella (Hübner, 1796)
 Yponomeuta sedella Treitschke, 1832
 Zelleria hepariella Stainton, 1849

Ypsolophidae 

 Ochsenheimeria taurella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Ochsenheimeria urella Fischer von Röslerstamm, 1842
 Ochsenheimeria vacculella Fischer von Röslerstamm, 1842
 Ypsolopha alpella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Ypsolopha asperella (Linnaeus, 1761)
  (Mann, 1866)
 Ypsolopha dentella (Fabricius, 1775)
 Ypsolopha falcella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Ypsolopha horridella (Treitschke, 1835)
  (Mann, 1866)
 Ypsolopha leuconotella (Snellen, 1884)
 Ypsolopha lucella (Fabricius, 1775)
 Ypsolopha mucronella (Scopoli, 1763)
 Ypsolopha nemorella (Linnaeus, 1758)
 Ypsolopha parenthesella (Linnaeus, 1761)
 Ypsolopha persicella (Fabricius, 1787) — Міль серпокрила персикова
 Ypsolopha scabrella (Linnaeus, 1761)
 Ypsolopha sequella (Clerck, 1759)
 Ypsolopha sylvella (Linnaeus, 1767)
 Ypsolopha ustella (Clerck, 1759)
 Ypsolopha vittella (Linnaeus, 1758)

Zygaenidae 

 Adscita geryon (Hübner, 1813)
 Adscita statices (Linnaeus, 1758)
  (Lederer, 1853)
 Jordanita chloros (Hübner, 1813)
 Jordanita globulariae (Hübner, 1793)
 Jordanita graeca (Jordan, 1907)
 Jordanita tenuicornis (Zeller, 1847)
 Jordanita subsolana (Staudinger, 1862)
 Jordanita budensis (Ad. & Au. Speyer, 1858)
 Jordanita notata (Zeller, 1847)
 Rhagades pruni (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Theresimima ampellophaga (Bayle-Barelle, 1808)
 Zygaena carniolica (Scopoli, 1763)
 Zygaena laeta (Hübner, 1790) — Красик веселий
 Zygaena minos (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Zygaena punctum Ochsenheimer, 1808
 Zygaena angelicae Ochsenheimer, 1808
 Zygaena ephialtes (Linnaeus, 1767)
  (Hohenwarth, 1792)
 Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758)
 Zygaena lonicerae (Scheven, 1777)
 Zygaena loti (Denis & Schiffermüller, 1775)
  Rambur, 1858
 Zygaena osterodensis Reiss, 1921
 Zygaena viciae (Denis & Schiffermüller, 1775)

Посилання 
 Fauna Europaea
 Levente Székely. Contribuții la cunoașterea lepidopterelor din zona Vulcanilor Noroioși (Berca, Județul Buzău). Bul.inf. Entomol., 14-15: 33-40, 2003—2004 ISSN 1221 — 5244

Р
л
Фауна Румунії